|-
|(65001) Teodorescu||2002 AF67|| align=right|15,5|| align=right|3,131|| align=right|0,192|| align=right|3,49|| align=right|5,540||MBA||9. ledna 2002||Campo Imperatore||F. Bernardi; A. Boattini
|-
|(65002)||2002 AT70|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,150|| align=right|7,01|| align=right|3,458||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65003)||2002 AB71|| align=right|14,3|| align=right|3,030|| align=right|0,060|| align=right|12,42|| align=right|5,273||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65004)||2002 AM71|| align=right|16,3|| align=right|2,386|| align=right|0,222|| align=right|3,05|| align=right|3,686||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65005)||2002 AE77|| align=right|15,4|| align=right|3,001|| align=right|0,075|| align=right|5,40|| align=right|5,197||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65006)||2002 AN78|| align=right|15,9|| align=right|2,667|| align=right|0,052|| align=right|5,23|| align=right|4,355||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65007)||2002 AG81|| align=right|15,2|| align=right|3,044|| align=right|0,118|| align=right|6,21|| align=right|5,310||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65008)||2002 AL81|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,101|| align=right|5,76|| align=right|4,016||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65009)||2002 AO81|| align=right|15,5|| align=right|2,675|| align=right|0,065|| align=right|12,51|| align=right|4,375||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65010)||2002 AR82|| align=right|16,1|| align=right|2,170|| align=right|0,130|| align=right|6,31|| align=right|3,197||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65011)||2002 AJ83|| align=right|15,7|| align=right|2,731|| align=right|0,063|| align=right|10,07|| align=right|4,512||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65012)||2002 AE86|| align=right|15,3|| align=right|2,263|| align=right|0,144|| align=right|5,47|| align=right|3,403||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65013)||2002 AO86|| align=right|15,0|| align=right|3,187|| align=right|0,133|| align=right|5,53|| align=right|5,689||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65014)||2002 AU88|| align=right|15,7|| align=right|2,808|| align=right|0,045|| align=right|6,13|| align=right|4,704||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65015)||2002 AX88|| align=right|14,7|| align=right|3,171|| align=right|0,075|| align=right|5,38|| align=right|5,646||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65016)||2002 AF89|| align=right|15,7|| align=right|2,891|| align=right|0,013|| align=right|5,01|| align=right|4,914||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65017)||2002 AD95|| align=right|15,1|| align=right|3,031|| align=right|0,047|| align=right|10,83|| align=right|5,277||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65018)||2002 AK95|| align=right|16,4|| align=right|2,528|| align=right|0,090|| align=right|2,47|| align=right|4,020||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65019)||2002 AC99|| align=right|15,6|| align=right|2,966|| align=right|0,097|| align=right|9,54|| align=right|5,107||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65020)||2002 AW99|| align=right|14,9|| align=right|3,190|| align=right|0,053|| align=right|6,64|| align=right|5,697||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65021)||2002 AY103|| align=right|15,5|| align=right|3,011|| align=right|0,073|| align=right|0,59|| align=right|5,223||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65022)||2002 AQ104|| align=right|15,2|| align=right|3,100|| align=right|0,130|| align=right|0,77|| align=right|5,456||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65023)||2002 AF106|| align=right|15,6|| align=right|3,055|| align=right|0,110|| align=right|2,08|| align=right|5,340||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65024)||2002 AP106|| align=right|15,3|| align=right|2,704|| align=right|0,142|| align=right|4,71|| align=right|4,445||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65025)||2002 AS106|| align=right|14,8|| align=right|3,229|| align=right|0,139|| align=right|0,76|| align=right|5,802||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65026)||2002 AD109|| align=right|15,8|| align=right|2,952|| align=right|0,051|| align=right|3,25|| align=right|5,071||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65027)||2002 AH109|| align=right|15,8|| align=right|2,320|| align=right|0,153|| align=right|6,61|| align=right|3,533||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65028)||2002 AM110|| align=right|15,2|| align=right|2,982|| align=right|0,050|| align=right|11,42|| align=right|5,147||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65029)||2002 AC111|| align=right|15,0|| align=right|3,146|| align=right|0,114|| align=right|6,31|| align=right|5,578||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65030)||2002 AR111|| align=right|14,7|| align=right|3,031|| align=right|0,016|| align=right|10,79|| align=right|5,276||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65031)||2002 AS111|| align=right|15,1|| align=right|2,604|| align=right|0,269|| align=right|13,13|| align=right|4,201||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65032)||2002 AR112|| align=right|16,0|| align=right|2,644|| align=right|0,017|| align=right|5,06|| align=right|4,298||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65033)||2002 AW112|| align=right|16,7|| align=right|2,308|| align=right|0,193|| align=right|4,20|| align=right|3,506||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65034)||2002 AM114|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,266|| align=right|4,07|| align=right|3,545||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65035)||2002 AG116|| align=right|14,7|| align=right|2,974|| align=right|0,107|| align=right|11,59|| align=right|5,129||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65036)||2002 AB119|| align=right|14,4|| align=right|3,167|| align=right|0,088|| align=right|2,46|| align=right|5,636||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65037)||2002 AV119|| align=right|17,1|| align=right|2,224|| align=right|0,165|| align=right|0,79|| align=right|3,316||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65038)||2002 AT128|| align=right|15,3|| align=right|2,329|| align=right|0,130|| align=right|5,87|| align=right|3,554||MBA||14. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(65039)||2002 AK129|| align=right|14,8|| align=right|3,216|| align=right|0,113|| align=right|2,75|| align=right|5,766||MBA||14. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(65040)||2002 AC132|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,163|| align=right|6,64|| align=right|3,729||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65041)||2002 AS133|| align=right|15,0|| align=right|2,738|| align=right|0,084|| align=right|10,31|| align=right|4,529||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65042)||2002 AF135|| align=right|15,6|| align=right|2,939|| align=right|0,034|| align=right|2,70|| align=right|5,037||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65043)||2002 AY137|| align=right|15,8|| align=right|3,004|| align=right|0,080|| align=right|2,87|| align=right|5,206||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65044)||2002 AH139|| align=right|15,0|| align=right|3,182|| align=right|0,150|| align=right|7,74|| align=right|5,675||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65045)||2002 AS140|| align=right|17,0|| align=right|2,536|| align=right|0,087|| align=right|2,44|| align=right|4,037||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65046)||2002 AF148|| align=right|15,6|| align=right|2,567|| align=right|0,128|| align=right|16,86|| align=right|4,112||MBA||13. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65047)||2002 AE149|| align=right|16,3|| align=right|2,163|| align=right|0,187|| align=right|4,55|| align=right|3,180||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65048)||2002 AW151|| align=right|16,8|| align=right|2,280|| align=right|0,060|| align=right|5,01|| align=right|3,443||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65049)||2002 AV153|| align=right|16,0|| align=right|2,877|| align=right|0,080|| align=right|3,14|| align=right|4,878||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65050)||2002 AZ153|| align=right|16,2|| align=right|2,420|| align=right|0,158|| align=right|2,78|| align=right|3,764||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65051)||2002 AV156|| align=right|15,2|| align=right|2,804|| align=right|0,098|| align=right|4,15|| align=right|4,696||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65052)||2002 AA157|| align=right|15,2|| align=right|2,678|| align=right|0,079|| align=right|9,56|| align=right|4,382||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65053)||2002 AP159|| align=right|14,3|| align=right|3,063|| align=right|0,114|| align=right|13,02|| align=right|5,360||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65054)||2002 AF169|| align=right|14,7|| align=right|2,468|| align=right|0,146|| align=right|13,23|| align=right|3,876||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65055)||2002 AX169|| align=right|17,0|| align=right|3,022|| align=right|0,120|| align=right|0,55|| align=right|5,253||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65056)||2002 AH170|| align=right|15,0|| align=right|2,778|| align=right|0,068|| align=right|5,03|| align=right|4,629||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65057)||2002 AQ171|| align=right|16,8|| align=right|2,272|| align=right|0,144|| align=right|2,19|| align=right|3,424||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65058)||2002 AP173|| align=right|15,3|| align=right|3,012|| align=right|0,084|| align=right|9,19|| align=right|5,228||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65059)||2002 AB176|| align=right|15,2|| align=right|2,808|| align=right|0,067|| align=right|5,25|| align=right|4,704||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65060)||2002 AD177|| align=right|15,2|| align=right|3,014|| align=right|0,054|| align=right|3,26|| align=right|5,231||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65061)||2002 AS179|| align=right|15,4|| align=right|3,165|| align=right|0,082|| align=right|5,33|| align=right|5,629||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65062)||2002 AD181|| align=right|15,1|| align=right|2,708|| align=right|0,073|| align=right|10,74|| align=right|4,455||MBA||5. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65063)||2002 AK181|| align=right|14,8|| align=right|3,108|| align=right|0,143|| align=right|14,45|| align=right|5,479||MBA||5. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65064)||2002 AN183|| align=right|15,2|| align=right|2,640|| align=right|0,070|| align=right|13,64|| align=right|4,288||MBA||6. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65065)||2002 AL184|| align=right|14,7|| align=right|3,144|| align=right|0,089|| align=right|11,17|| align=right|5,574||MBA||7. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65066)||2002 AU185|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,138|| align=right|7,33|| align=right|3,567||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65067)||2002 AE186|| align=right|15,6|| align=right|3,182|| align=right|0,062|| align=right|7,36|| align=right|5,675||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65068)||2002 AK186|| align=right|16,2|| align=right|2,291|| align=right|0,163|| align=right|7,81|| align=right|3,466||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65069)||2002 AL186|| align=right|15,6|| align=right|2,751|| align=right|0,138|| align=right|10,52|| align=right|4,561||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65070)||2002 AD187|| align=right|15,2|| align=right|2,464|| align=right|0,239|| align=right|8,59|| align=right|3,867||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65071)||2002 AJ188|| align=right|14,4|| align=right|3,233|| align=right|0,025|| align=right|15,79|| align=right|5,813||MBA||9. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65072)||2002 AP188|| align=right|15,4|| align=right|2,749|| align=right|0,239|| align=right|15,33|| align=right|4,558||MBA||10. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65073)||2002 AD189|| align=right|15,3|| align=right|2,966|| align=right|0,207|| align=right|8,36|| align=right|5,107||MBA||10. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65074)||2002 AM189|| align=right|15,3|| align=right|2,687|| align=right|0,258|| align=right|12,63|| align=right|4,404||MBA||10. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65075)||2002 AU191|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,094|| align=right|5,77|| align=right|3,735||MBA||12. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65076)||2002 AF199|| align=right|14,8|| align=right|3,235|| align=right|0,121|| align=right|2,11|| align=right|5,817||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65077)||2002 AB202|| align=right|15,0|| align=right|3,197|| align=right|0,088|| align=right|9,14|| align=right|5,714||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65078)||2002 BR3|| align=right|14,6|| align=right|3,048|| align=right|0,081|| align=right|17,95|| align=right|5,320||MBA||18. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65079)||2002 BV6|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,145|| align=right|8,51|| align=right|4,580||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65080)||2002 BE8|| align=right|16,1|| align=right|2,919|| align=right|0,058|| align=right|3,16|| align=right|4,986||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65081)||2002 BS11|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,055|| align=right|11,73|| align=right|5,510||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65082)||2002 BA13|| align=right|14,0|| align=right|3,037|| align=right|0,080|| align=right|11,81|| align=right|5,293||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65083)||2002 BL15|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,257|| align=right|4,63|| align=right|3,613||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65084)||2002 BJ16|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,046|| align=right|2,72|| align=right|4,463||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65085)||2002 BB20|| align=right|16,4|| align=right|3,091|| align=right|0,106|| align=right|0,47|| align=right|5,434||MBA||22. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65086)||2002 BY20|| align=right|14,4|| align=right|2,672|| align=right|0,066|| align=right|22,44|| align=right|4,367||MBA||25. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65087)||2002 BM22|| align=right|14,7|| align=right|3,160|| align=right|0,113|| align=right|15,62|| align=right|5,617||MBA||22. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65088)||2002 BU23|| align=right|15,4|| align=right|2,991|| align=right|0,085|| align=right|10,81|| align=right|5,173||MBA||23. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65089)||2002 BB26|| align=right|15,1|| align=right|2,282|| align=right|0,257|| align=right|27,24|| align=right|3,446||MBA||26. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65090)||2002 BT30|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,086|| align=right|15,54|| align=right|4,228||MBA||23. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65091)||2002 CF|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,078|| align=right|7,23|| align=right|3,643||MBA||1. února 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(65092)||2002 CK1|| align=right|14,5|| align=right|2,764|| align=right|0,079|| align=right|13,40|| align=right|4,595||MBA||3. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65093)||2002 CG2|| align=right|14,9|| align=right|2,306|| align=right|0,164|| align=right|6,96|| align=right|3,502||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65094)||2002 CU2|| align=right|14,9|| align=right|2,731|| align=right|0,061|| align=right|10,85|| align=right|4,512||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65095)||2002 CN3|| align=right|14,4|| align=right|3,142|| align=right|0,068|| align=right|23,37|| align=right|5,569||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65096)||2002 CQ3|| align=right|16,7|| align=right|2,343|| align=right|0,249|| align=right|5,88|| align=right|3,586||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65097)||2002 CC4|| align=right|11,6|| align=right|5,115|| align=right|0,066|| align=right|24,94|| align=right|11,57||JUT||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65098)||2002 CG5|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,249|| align=right|3,63|| align=right|3,544||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65099)||2002 CH13|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,165|| align=right|6,20|| align=right|3,568||MBA||8. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(65100) Birtwhistle||2002 CR15|| align=right|13,9|| align=right|3,155|| align=right|0,079|| align=right|22,93|| align=right|5,604||MBA||8. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(65101)||2002 CS15|| align=right|13,1|| align=right|3,170|| align=right|0,072|| align=right|23,42|| align=right|5,643||MBA||8. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(65102)||2002 CY17|| align=right|14,6|| align=right|2,361|| align=right|0,252|| align=right|5,36|| align=right|3,626||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65103)||2002 CQ18|| align=right|15,4|| align=right|2,998|| align=right|0,111|| align=right|12,71|| align=right|5,190||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65104)||2002 CK20|| align=right|16,0|| align=right|2,291|| align=right|0,145|| align=right|4,08|| align=right|3,466||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65105)||2002 CR26|| align=right|16,1|| align=right|2,450|| align=right|0,113|| align=right|6,52|| align=right|3,834||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65106)||2002 CW26|| align=right|14,6|| align=right|3,194|| align=right|0,029|| align=right|4,56|| align=right|5,706||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65107)||2002 CW31|| align=right|15,2|| align=right|2,808|| align=right|0,074|| align=right|9,45|| align=right|4,705||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65108)||2002 CR33|| align=right|15,4|| align=right|3,109|| align=right|0,003|| align=right|7,60|| align=right|5,482||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65109)||2002 CV36|| align=right|12,2|| align=right|5,187|| align=right|0,031|| align=right|12,62|| align=right|11,82||JUT||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65110)||2002 CO37|| align=right|15,0|| align=right|3,140|| align=right|0,126|| align=right|5,99|| align=right|5,563||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65111)||2002 CG40|| align=right|12,1|| align=right|5,227|| align=right|0,021|| align=right|14,50|| align=right|11,95||JUT||6. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65112)||2002 CR44|| align=right|16,6|| align=right|2,971|| align=right|0,071|| align=right|0,63|| align=right|5,121||MBA||6. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65113)||2002 CD47|| align=right|15,3|| align=right|2,666|| align=right|0,156|| align=right|13,67|| align=right|4,351||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65114)||2002 CH49|| align=right|15,2|| align=right|2,726|| align=right|0,119|| align=right|12,66|| align=right|4,499||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65115)||2002 CK50|| align=right|15,5|| align=right|2,596|| align=right|0,160|| align=right|1,66|| align=right|4,183||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(65116)||2002 CH51|| align=right|15,0|| align=right|3,270|| align=right|0,040|| align=right|2,30|| align=right|5,912||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(65117)||2002 CW51|| align=right|16,3|| align=right|2,427|| align=right|0,169|| align=right|0,06|| align=right|3,780||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(65118)||2002 CD52|| align=right|14,7|| align=right|3,125|| align=right|0,023|| align=right|15,40|| align=right|5,523||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(65119)||2002 CF53|| align=right|14,3|| align=right|3,123|| align=right|0,085|| align=right|22,99|| align=right|5,519||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65120)||2002 CB54|| align=right|14,9|| align=right|2,996|| align=right|0,192|| align=right|8,54|| align=right|5,186||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65121)||2002 CT56|| align=right|14,1|| align=right|2,909|| align=right|0,295|| align=right|8,99|| align=right|4,961||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65122)||2002 CB59|| align=right|13,8|| align=right|2,939|| align=right|0,279|| align=right|23,91|| align=right|5,038||MBA||13. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65123)||2002 CN61|| align=right|15,0|| align=right|2,967|| align=right|0,039|| align=right|11,54|| align=right|5,111||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65124)||2002 CV61|| align=right|15,8|| align=right|2,965|| align=right|0,084|| align=right|11,31|| align=right|5,105||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65125)||2002 CQ62|| align=right|14,0|| align=right|3,240|| align=right|0,051|| align=right|17,95|| align=right|5,831||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65126)||2002 CS62|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,108|| align=right|10,47|| align=right|5,401||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65127)||2002 CG63|| align=right|14,2|| align=right|2,637|| align=right|0,359|| align=right|12,38|| align=right|4,282||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65128)||2002 CN65|| align=right|14,9|| align=right|3,230|| align=right|0,059|| align=right|8,04|| align=right|5,803||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65129)||2002 CO73|| align=right|15,4|| align=right|3,113|| align=right|0,164|| align=right|6,46|| align=right|5,490||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65130)||2002 CD86|| align=right|15,2|| align=right|2,730|| align=right|0,200|| align=right|14,38|| align=right|4,510||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65131)||2002 CY88|| align=right|15,5|| align=right|3,066|| align=right|0,126|| align=right|2,72|| align=right|5,367||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65132)||2002 CF91|| align=right|16,7|| align=right|2,394|| align=right|0,179|| align=right|2,72|| align=right|3,704||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65133)||2002 CH94|| align=right|16,2|| align=right|2,919|| align=right|0,045|| align=right|3,32|| align=right|4,987||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65134)||2002 CH96|| align=right|13,0|| align=right|5,204|| align=right|0,090|| align=right|1,77|| align=right|11,88||JUT||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65135)||2002 CH99|| align=right|15,5|| align=right|2,754|| align=right|0,067|| align=right|5,66|| align=right|4,571||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65136)||2002 CF101|| align=right|15,8|| align=right|2,875|| align=right|0,073|| align=right|2,80|| align=right|4,875||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65137)||2002 CQ103|| align=right|16,3|| align=right|2,582|| align=right|0,129|| align=right|4,05|| align=right|4,148||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65138)||2002 CX103|| align=right|15,5|| align=right|2,998|| align=right|0,057|| align=right|2,36|| align=right|5,191||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65139)||2002 CE104|| align=right|16,2|| align=right|2,427|| align=right|0,072|| align=right|6,62|| align=right|3,781||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65140)||2002 CV104|| align=right|15,5|| align=right|3,130|| align=right|0,085|| align=right|10,52|| align=right|5,536||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65141)||2002 CL108|| align=right|13,5|| align=right|3,191|| align=right|0,038|| align=right|22,68|| align=right|5,700||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65142)||2002 CK111|| align=right|15,0|| align=right|2,535|| align=right|0,296|| align=right|9,51|| align=right|4,035||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65143)||2002 CY112|| align=right|15,3|| align=right|3,200|| align=right|0,119|| align=right|2,26|| align=right|5,724||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65144)||2002 CO113|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,141|| align=right|7,70|| align=right|3,603||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65145)||2002 CG114|| align=right|13,5|| align=right|3,473|| align=right|0,018|| align=right|10,02|| align=right|6,472||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65146)||2002 CT114|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,067|| align=right|10,60|| align=right|5,650||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65147)||2002 CN116|| align=right|14,5|| align=right|3,066|| align=right|0,042|| align=right|11,02|| align=right|5,369||MBA||15. února 2002||Uccle||E. W. Elst; H. Debehogne
|-
|(65148)||2002 CE117|| align=right|15,0|| align=right|2,343|| align=right|0,209|| align=right|9,99|| align=right|3,585||MBA||11. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(65149)||2002 CH122|| align=right|15,8|| align=right|2,992|| align=right|0,003|| align=right|3,22|| align=right|5,173||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65150)||2002 CA126|| align=right|12,9|| align=right|5,290|| align=right|0,073|| align=right|7,44|| align=right|12,17||JUT||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65151)||2002 CR127|| align=right|15,6|| align=right|3,133|| align=right|0,123|| align=right|0,65|| align=right|5,545||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65152)||2002 CU135|| align=right|15,1|| align=right|2,308|| align=right|0,222|| align=right|6,86|| align=right|3,506||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65153)||2002 CK136|| align=right|14,7|| align=right|3,121|| align=right|0,033|| align=right|5,90|| align=right|5,513||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65154)||2002 CH138|| align=right|15,1|| align=right|3,058|| align=right|0,042|| align=right|9,52|| align=right|5,348||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65155)||2002 CP140|| align=right|14,9|| align=right|3,228|| align=right|0,085|| align=right|8,54|| align=right|5,799||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65156)||2002 CG143|| align=right|15,4|| align=right|3,265|| align=right|0,079|| align=right|4,82|| align=right|5,900||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65157)||2002 CB147|| align=right|15,3|| align=right|3,080|| align=right|0,081|| align=right|9,81|| align=right|5,403||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65158)||2002 CT149|| align=right|16,6|| align=right|2,860|| align=right|0,107|| align=right|2,18|| align=right|4,835||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65159) Sprowls||2002 CN152|| align=right|15,6|| align=right|3,064|| align=right|0,042|| align=right|10,75|| align=right|5,362||MBA||14. února 2002||Cordell-Lorenz||D. T. Durig
|-
|(65160)||2002 CB157|| align=right|15,6|| align=right|2,778|| align=right|0,085|| align=right|3,03|| align=right|4,628||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65161)||2002 CX159|| align=right|14,1|| align=right|3,184|| align=right|0,169|| align=right|16,11|| align=right|5,681||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65162)||2002 CF161|| align=right|14,9|| align=right|2,746|| align=right|0,158|| align=right|11,01|| align=right|4,550||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65163)||2002 CJ161|| align=right|15,1|| align=right|2,677|| align=right|0,170|| align=right|14,18|| align=right|4,380||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65164)||2002 CF162|| align=right|15,6|| align=right|2,810|| align=right|0,090|| align=right|14,30|| align=right|4,709||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65165)||2002 CR163|| align=right|16,0|| align=right|2,970|| align=right|0,039|| align=right|9,92|| align=right|5,116||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65166)||2002 CJ165|| align=right|14,7|| align=right|3,002|| align=right|0,133|| align=right|12,55|| align=right|5,199||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65167)||2002 CJ166|| align=right|15,8|| align=right|2,740|| align=right|0,069|| align=right|7,07|| align=right|4,535||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65168)||2002 CL166|| align=right|17,1|| align=right|2,391|| align=right|0,185|| align=right|5,37|| align=right|3,697||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65169)||2002 CR167|| align=right|14,5|| align=right|3,220|| align=right|0,075|| align=right|10,23|| align=right|5,777||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65170)||2002 CE170|| align=right|14,5|| align=right|3,194|| align=right|0,051|| align=right|16,02|| align=right|5,706||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65171)||2002 CB173|| align=right|15,0|| align=right|3,084|| align=right|0,046|| align=right|10,87|| align=right|5,415||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65172)||2002 CQ174|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,073|| align=right|7,41|| align=right|3,831||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65173)||2002 CP203|| align=right|15,6|| align=right|2,745|| align=right|0,169|| align=right|5,12|| align=right|4,547||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65174)||2002 CW207|| align=right|13,6|| align=right|5,206|| align=right|0,056|| align=right|3,47|| align=right|11,88||JUT||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65175)||2002 CC218|| align=right|16,0|| align=right|2,769|| align=right|0,180|| align=right|3,80|| align=right|4,608||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65176)||2002 CL219|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,244|| align=right|3,96|| align=right|3,601||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65177)||2002 CW219|| align=right|15,1|| align=right|2,850|| align=right|0,017|| align=right|2,87|| align=right|4,810||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65178)||2002 CX221|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,113|| align=right|10,12|| align=right|5,327||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65179)||2002 CN224|| align=right|13,5|| align=right|5,184|| align=right|0,086|| align=right|2,29|| align=right|11,81||JUT||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65180)||2002 CV224|| align=right|17,1|| align=right|2,228|| align=right|0,114|| align=right|6,39|| align=right|3,324||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65181)||2002 CB226|| align=right|15,0|| align=right|2,992|| align=right|0,053|| align=right|11,01|| align=right|5,175||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65182)||2002 CV232|| align=right|16,5|| align=right|2,445|| align=right|0,176|| align=right|2,80|| align=right|3,822||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65183)||2002 CU235|| align=right|15,4|| align=right|3,000|| align=right|0,094|| align=right|11,65|| align=right|5,196||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65184)||2002 CD239|| align=right|15,6|| align=right|3,122|| align=right|0,089|| align=right|9,63|| align=right|5,517||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65185)||2002 CF243|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,100|| align=right|5,81|| align=right|3,748||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65186)||2002 CH244|| align=right|15,6|| align=right|2,267|| align=right|0,117|| align=right|5,25|| align=right|3,413||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65187)||2002 CJ246|| align=right|15,7|| align=right|2,938|| align=right|0,085|| align=right|2,14|| align=right|5,034||MBA||13. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65188)||2002 CA247|| align=right|15,8|| align=right|2,767|| align=right|0,159|| align=right|4,58|| align=right|4,601||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65189)||2002 CR247|| align=right|16,3|| align=right|2,611|| align=right|0,066|| align=right|11,50|| align=right|4,218||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65190)||2002 CV247|| align=right|14,5|| align=right|2,896|| align=right|0,363|| align=right|10,31|| align=right|4,928||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65191)||2002 CR257|| align=right|15,1|| align=right|3,174|| align=right|0,177|| align=right|0,35|| align=right|5,654||MBA||6. února 2002||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(65192)||2002 CO261|| align=right|14,8|| align=right|2,909|| align=right|0,107|| align=right|6,22|| align=right|4,960||MBA||7. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65193)||2002 CA263|| align=right|13,7|| align=right|3,245|| align=right|0,031|| align=right|16,18|| align=right|5,843||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65194)||2002 CV264|| align=right|12,5|| align=right|5,122|| align=right|0,016|| align=right|17,13|| align=right|11,60||JUT||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65195)||2002 CD266|| align=right|15,1|| align=right|3,162|| align=right|0,140|| align=right|4,63|| align=right|5,621||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65196)||2002 CF280|| align=right|15,4|| align=right|3,009|| align=right|0,042|| align=right|10,38|| align=right|5,219||MBA||7. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65197)||2002 CY282|| align=right|16,7|| align=right|2,179|| align=right|0,050|| align=right|5,53|| align=right|3,216||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65198)||2002 CR286|| align=right|15,6|| align=right|3,125|| align=right|0,148|| align=right|0,33|| align=right|5,523||MBA||8. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65199)||2002 CP287|| align=right|16,4|| align=right|3,077|| align=right|0,010|| align=right|0,78|| align=right|5,397||MBA||9. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65200)||2002 CL294|| align=right|14,2|| align=right|3,051|| align=right|0,054|| align=right|10,57|| align=right|5,329||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65201)||2002 CX294|| align=right|15,2|| align=right|2,976|| align=right|0,086|| align=right|10,81|| align=right|5,133||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65202)||2002 CO304|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,093|| align=right|9,57|| align=right|3,495||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65203)||2002 DU|| align=right|14,5|| align=right|3,082|| align=right|0,013|| align=right|10,48|| align=right|5,409||MBA||17. února 2002||Needville||Needville
|-
|(65204)||2002 DQ12|| align=right|15,2|| align=right|2,689|| align=right|0,273|| align=right|8,91|| align=right|4,408||MBA||22. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65205)||2002 DW12|| align=right|12,8|| align=right|5,240|| align=right|0,133|| align=right|8,08|| align=right|12,00||JUT||24. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65206)||2002 DB13|| align=right|13,4|| align=right|5,131|| align=right|0,082|| align=right|4,92|| align=right|11,63||JUT||24. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65207)||2002 DY13|| align=right|15,3|| align=right|2,713|| align=right|0,271|| align=right|3,17|| align=right|4,468||MBA||16. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65208)||2002 DJ16|| align=right|15,2|| align=right|3,067|| align=right|0,092|| align=right|12,16|| align=right|5,369||MBA||19. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65209)||2002 DB17|| align=right|12,0|| align=right|5,133|| align=right|0,089|| align=right|17,59|| align=right|11,63||JUT||20. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65210)||2002 EG|| align=right|12,4|| align=right|5,140|| align=right|0,056|| align=right|16,58|| align=right|11,66||JUT||2. března 2002||Uccle||E. W. Elst; H. Debehogne
|-
|(65211)||2002 EK1|| align=right|13,5|| align=right|5,149|| align=right|0,029|| align=right|0,11|| align=right|11,69||JUT||6. března 2002||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(65212)||2002 EU1|| align=right|16,9|| align=right|1,983|| align=right|0,052|| align=right|28,50|| align=right|2,793||MBA||5. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65213)||2002 EC9|| align=right|14,6|| align=right|3,070|| align=right|0,059|| align=right|12,73|| align=right|5,378||MBA||12. března 2002||Nogales||Tenagra II
|-
|(65214)||2002 EV12|| align=right|17,3|| align=right|2,368|| align=right|0,162|| align=right|1,36|| align=right|3,644||MBA||14. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(65215)||2002 EX13|| align=right|16,5|| align=right|2,292|| align=right|0,121|| align=right|2,06|| align=right|3,469||MBA||3. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65216)||2002 EZ13|| align=right|12,9|| align=right|5,137|| align=right|0,064|| align=right|7,03|| align=right|11,65||JUT||5. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65217)||2002 EY16|| align=right|13,4|| align=right|5,298|| align=right|0,016|| align=right|3,65|| align=right|12,20||JUT||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65218)||2002 EJ20|| align=right|16,3|| align=right|2,281|| align=right|0,122|| align=right|4,14|| align=right|3,444||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65219)||2002 EY21|| align=right|15,6|| align=right|3,054|| align=right|0,138|| align=right|10,17|| align=right|5,337||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65220)||2002 EH22|| align=right|15,7|| align=right|2,754|| align=right|0,154|| align=right|10,77|| align=right|4,570||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65221)||2002 ET22|| align=right|16,2|| align=right|2,754|| align=right|0,026|| align=right|9,71|| align=right|4,569||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65222)||2002 EM29|| align=right|17,6|| align=right|2,470|| align=right|0,145|| align=right|2,36|| align=right|3,881||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65223)||2002 EU34|| align=right|12,6|| align=right|5,248|| align=right|0,072|| align=right|6,97|| align=right|12,02||JUT||11. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65224)||2002 EJ44|| align=right|12,9|| align=right|5,211|| align=right|0,045|| align=right|15,90|| align=right|11,90||JUT||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65225)||2002 EK44|| align=right|12,8|| align=right|5,276|| align=right|0,081|| align=right|6,97|| align=right|12,12||JUT||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65226)||2002 EQ46|| align=right|16,1|| align=right|2,702|| align=right|0,071|| align=right|2,37|| align=right|4,440||MBA||11. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65227)||2002 ES46|| align=right|13,3|| align=right|5,265|| align=right|0,027|| align=right|6,38|| align=right|12,08||JUT||11. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65228)||2002 EH58|| align=right|12,8|| align=right|5,058|| align=right|0,069|| align=right|16,72|| align=right|11,38||JUT||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65229)||2002 EE61|| align=right|13,0|| align=right|5,079|| align=right|0,037|| align=right|7,29|| align=right|11,45||JUT||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65230)||2002 ER71|| align=right|15,9|| align=right|2,790|| align=right|0,020|| align=right|3,48|| align=right|4,659||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65231)||2002 ED74|| align=right|17,6|| align=right|2,355|| align=right|0,131|| align=right|2,10|| align=right|3,613||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65232)||2002 EO87|| align=right|13,0|| align=right|5,225|| align=right|0,039|| align=right|5,93|| align=right|11,95||JUT||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65233)||2002 EW87|| align=right|16,2|| align=right|2,597|| align=right|0,163|| align=right|12,14|| align=right|4,185||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65234)||2002 ET95|| align=right|15,5|| align=right|2,662|| align=right|0,197|| align=right|10,11|| align=right|4,344||MBA||14. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65235)||2002 EG97|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,250|| align=right|22,65|| align=right|3,525||MBA||11. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65236)||2002 EW97|| align=right|13,2|| align=right|3,943|| align=right|0,140|| align=right|7,85|| align=right|7,828||HLD||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65237)||2002 EY97|| align=right|15,4|| align=right|3,051|| align=right|0,238|| align=right|5,13|| align=right|5,328||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65238)||2002 EZ97|| align=right|15,6|| align=right|2,690|| align=right|0,057|| align=right|6,70|| align=right|4,411||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65239)||2002 EV101|| align=right|15,6|| align=right|2,834|| align=right|0,166|| align=right|12,68|| align=right|4,771||MBA||6. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65240)||2002 EU106|| align=right|12,9|| align=right|5,258|| align=right|0,086|| align=right|8,23|| align=right|12,06||JUT||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65241)||2002 EP110|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,175|| align=right|8,44|| align=right|4,133||MBA||9. března 2002||Catalina||CSS
|-
|(65242)||2002 EW115|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,088|| align=right|7,52|| align=right|3,694||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65243)||2002 EP118|| align=right|12,9|| align=right|5,291|| align=right|0,068|| align=right|1,71|| align=right|12,17||JUT||10. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65244)||2002 ED126|| align=right|13,2|| align=right|3,994|| align=right|0,200|| align=right|7,35|| align=right|7,981||HLD||12. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65245)||2002 EH130|| align=right|12,6|| align=right|5,237|| align=right|0,020|| align=right|15,64|| align=right|11,99||JUT||12. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65246)||2002 EH146|| align=right|14,7|| align=right|3,143|| align=right|0,216|| align=right|9,23|| align=right|5,572||MBA||14. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65247)||2002 FR|| align=right|16,0|| align=right|2,755|| align=right|0,043|| align=right|5,57|| align=right|4,572||MBA||18. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(65248)||2002 FN4|| align=right|15,6|| align=right|2,997|| align=right|0,126|| align=right|3,40|| align=right|5,187||MBA||20. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(65249)||2002 FF6|| align=right|14,0|| align=right|2,630|| align=right|0,072|| align=right|26,70|| align=right|4,265||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65250)||2002 FT14|| align=right|13,3|| align=right|5,179|| align=right|0,149|| align=right|4,03|| align=right|11,79||JUT||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65251)||2002 FV14|| align=right|17,0|| align=right|2,431|| align=right|0,131|| align=right|1,99|| align=right|3,790||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65252)||2002 FP24|| align=right|13,9|| align=right|3,230|| align=right|0,140|| align=right|17,92|| align=right|5,803||MBA||19. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65253)||2002 FO26|| align=right|14,5|| align=right|3,121|| align=right|0,025|| align=right|14,96|| align=right|5,514||MBA||20. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65254)||2002 FY26|| align=right|14,5|| align=right|3,083|| align=right|0,048|| align=right|11,53|| align=right|5,412||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65255)||2002 FM31|| align=right|15,5|| align=right|2,856|| align=right|0,103|| align=right|14,62|| align=right|4,826||MBA||20. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65256)||2002 FP34|| align=right|14,7|| align=right|3,087|| align=right|0,039|| align=right|11,70|| align=right|5,423||MBA||20. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65257)||2002 FU36|| align=right|11,7|| align=right|5,162|| align=right|0,052|| align=right|18,52|| align=right|11,73||JUT||23. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65258)||2002 FH37|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,044|| align=right|11,60|| align=right|5,169||MBA||30. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65259)||2002 GP|| align=right|14,9|| align=right|2,989|| align=right|0,066|| align=right|11,86|| align=right|5,167||MBA||3. dubna 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(65260)||2002 GE2|| align=right|16,5|| align=right|2,326|| align=right|0,172|| align=right|5,90|| align=right|3,548||MBA||6. dubna 2002||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(65261)||2002 GC11|| align=right|14,8|| align=right|2,244|| align=right|0,224|| align=right|7,94|| align=right|3,362||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65262)||2002 GU12|| align=right|14,9|| align=right|2,959|| align=right|0,065|| align=right|3,94|| align=right|5,090||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65263)||2002 GA16|| align=right|17,3|| align=right|2,298|| align=right|0,178|| align=right|4,78|| align=right|3,483||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65264)||2002 GW16|| align=right|14,1|| align=right|3,154|| align=right|0,209|| align=right|9,67|| align=right|5,602||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65265)||2002 GY16|| align=right|15,4|| align=right|2,887|| align=right|0,070|| align=right|2,39|| align=right|4,905||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65266)||2002 GL20|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,166|| align=right|17,02|| align=right|5,347||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65267)||2002 GR22|| align=right|15,2|| align=right|2,613|| align=right|0,162|| align=right|8,28|| align=right|4,223||MBA||14. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65268)||2002 GP23|| align=right|17,2|| align=right|2,355|| align=right|0,153|| align=right|1,52|| align=right|3,614||MBA||15. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65269)||2002 GR34|| align=right|15,0|| align=right|3,204|| align=right|0,125|| align=right|6,19|| align=right|5,733||MBA||2. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65270)||2002 GC38|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,191|| align=right|5,81|| align=right|3,457||MBA||3. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65271)||2002 GD39|| align=right|16,4|| align=right|2,755|| align=right|0,088|| align=right|13,96|| align=right|4,572||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65272)||2002 GE41|| align=right|14,3|| align=right|3,206|| align=right|0,125|| align=right|15,98|| align=right|5,740||MBA||4. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65273)||2002 GN45|| align=right|14,5|| align=right|3,470|| align=right|0,051|| align=right|5,14|| align=right|6,464||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65274)||2002 GM55|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,129|| align=right|3,08|| align=right|3,551||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65275)||2002 GN55|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,191|| align=right|5,36|| align=right|3,494||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65276)||2002 GR78|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,168|| align=right|4,67|| align=right|3,454||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65277)||2002 GL80|| align=right|17,6|| align=right|2,219|| align=right|0,244|| align=right|5,58|| align=right|3,306||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65278)||2002 GW101|| align=right|14,3|| align=right|3,231|| align=right|0,059|| align=right|10,94|| align=right|5,806||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65279)||2002 GJ108|| align=right|15,6|| align=right|2,974|| align=right|0,093|| align=right|9,41|| align=right|5,127||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65280)||2002 GK113|| align=right|15,9|| align=right|3,162|| align=right|0,185|| align=right|10,62|| align=right|5,621||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65281)||2002 GM121|| align=right|12,0|| align=right|5,110|| align=right|0,063|| align=right|23,20|| align=right|11,55||JUT||10. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65282)||2002 GW148|| align=right|16,8|| align=right|2,565|| align=right|0,135|| align=right|3,20|| align=right|4,107||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65283)||2002 GT172|| align=right|16,0|| align=right|2,521|| align=right|0,126|| align=right|1,19|| align=right|4,001||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65284)||2002 HE1|| align=right|14,1|| align=right|2,697|| align=right|0,021|| align=right|4,01|| align=right|4,429||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65285)||2002 HU1|| align=right|16,0|| align=right|2,801|| align=right|0,039|| align=right|4,70|| align=right|4,686||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65286)||2002 HC8|| align=right|16,0|| align=right|2,374|| align=right|0,080|| align=right|5,50|| align=right|3,656||MBA||21. dubna 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(65287)||2002 HL11|| align=right|15,6|| align=right|2,662|| align=right|0,098|| align=right|14,93|| align=right|4,342||MBA||22. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65288)||2002 HW13|| align=right|16,7|| align=right|1,921|| align=right|0,056|| align=right|22,80|| align=right|2,662||MBA||21. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65289)||2002 JX|| align=right|16,5|| align=right|2,531|| align=right|0,126|| align=right|14,31|| align=right|4,025||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(65290)||2002 JA4|| align=right|15,6|| align=right|2,649|| align=right|0,025|| align=right|22,72|| align=right|4,310||MBA||5. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65291)||2002 JX11|| align=right|16,8|| align=right|2,298|| align=right|0,167|| align=right|4,71|| align=right|3,484||MBA||6. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65292)||2002 JA15|| align=right|16,2|| align=right|2,580|| align=right|0,160|| align=right|2,95|| align=right|4,143||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65293)||2002 JM18|| align=right|16,8|| align=right|2,441|| align=right|0,205|| align=right|3,53|| align=right|3,814||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65294)||2002 JJ22|| align=right|14,5|| align=right|2,755|| align=right|0,109|| align=right|8,83|| align=right|4,572||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65295)||2002 JC24|| align=right|16,3|| align=right|2,755|| align=right|0,029|| align=right|3,39|| align=right|4,573||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65296)||2002 JS25|| align=right|15,1|| align=right|2,983|| align=right|0,084|| align=right|10,12|| align=right|5,152||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65297)||2002 JB31|| align=right|15,2|| align=right|3,291|| align=right|0,232|| align=right|3,29|| align=right|5,969||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65298)||2002 JA39|| align=right|15,1|| align=right|2,922|| align=right|0,022|| align=right|14,09|| align=right|4,993||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65299)||2002 JZ41|| align=right|16,3|| align=right|2,586|| align=right|0,207|| align=right|5,22|| align=right|4,157||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65300)||2002 JT44|| align=right|13,9|| align=right|3,189|| align=right|0,065|| align=right|19,48|| align=right|5,694||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65301)||2002 JP48|| align=right|16,2|| align=right|2,355|| align=right|0,164|| align=right|1,54|| align=right|3,612||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65302)||2002 JB49|| align=right|14,4|| align=right|3,111|| align=right|0,098|| align=right|7,38|| align=right|5,487||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65303)||2002 JP52|| align=right|16,5|| align=right|2,454|| align=right|0,148|| align=right|0,37|| align=right|3,843||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65304)||2002 JT52|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,025|| align=right|6,77|| align=right|3,621||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65305)||2002 JC60|| align=right|17,3|| align=right|2,323|| align=right|0,155|| align=right|3,21|| align=right|3,540||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65306)||2002 JL63|| align=right|16,4|| align=right|2,376|| align=right|0,179|| align=right|3,48|| align=right|3,662||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65307)||2002 JD64|| align=right|14,6|| align=right|2,990|| align=right|0,231|| align=right|2,00|| align=right|5,169||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65308)||2002 JC65|| align=right|16,5|| align=right|2,315|| align=right|0,116|| align=right|4,62|| align=right|3,522||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65309)||2002 JZ66|| align=right|16,8|| align=right|2,169|| align=right|0,153|| align=right|3,11|| align=right|3,194||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65310)||2002 JL70|| align=right|15,6|| align=right|2,800|| align=right|0,118|| align=right|9,50|| align=right|4,684||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65311)||2002 JZ75|| align=right|15,4|| align=right|3,186|| align=right|0,177|| align=right|9,25|| align=right|5,686||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65312)||2002 JP76|| align=right|15,4|| align=right|2,727|| align=right|0,095|| align=right|4,05|| align=right|4,501||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65313)||2002 JB80|| align=right|16,3|| align=right|2,767|| align=right|0,044|| align=right|2,18|| align=right|4,602||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65314)||2002 JM80|| align=right|15,9|| align=right|3,194|| align=right|0,119|| align=right|0,47|| align=right|5,707||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65315)||2002 JE102|| align=right|14,7|| align=right|3,146|| align=right|0,114|| align=right|5,83|| align=right|5,579||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65316)||2002 JG103|| align=right|16,8|| align=right|2,392|| align=right|0,152|| align=right|2,43|| align=right|3,699||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65317)||2002 JY103|| align=right|16,3|| align=right|2,236|| align=right|0,086|| align=right|1,12|| align=right|3,343||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65318)||2002 JH107|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,089|| align=right|5,96|| align=right|3,388||MBA||11. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65319)||2002 JJ127|| align=right|14,5|| align=right|3,089|| align=right|0,182|| align=right|7,46|| align=right|5,429||MBA||7. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65320)||2002 JX128|| align=right|16,5|| align=right|2,439|| align=right|0,127|| align=right|6,28|| align=right|3,809||MBA||8. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65321)||2002 JD133|| align=right|15,0|| align=right|2,977|| align=right|0,105|| align=right|9,60|| align=right|5,135||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65322)||2002 KS|| align=right|14,8|| align=right|3,215|| align=right|0,068|| align=right|6,18|| align=right|5,764||MBA||16. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65323)||2002 KR4|| align=right|16,0|| align=right|2,720|| align=right|0,123|| align=right|4,03|| align=right|4,486||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65324)||2002 LA11|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,093|| align=right|4,16|| align=right|3,444||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65325)||2002 LO18|| align=right|16,1|| align=right|2,637|| align=right|0,187|| align=right|2,73|| align=right|4,281||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65326)||2002 LZ18|| align=right|14,8|| align=right|3,177|| align=right|0,233|| align=right|2,66|| align=right|5,661||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65327)||2002 LV20|| align=right|16,1|| align=right|2,233|| align=right|0,167|| align=right|6,84|| align=right|3,335||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65328)||2002 LU23|| align=right|15,8|| align=right|2,571|| align=right|0,236|| align=right|7,23|| align=right|4,121||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65329)||2002 LX31|| align=right|15,4|| align=right|2,728|| align=right|0,184|| align=right|3,90|| align=right|4,504||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65330)||2002 LR33|| align=right|14,8|| align=right|3,226|| align=right|0,033|| align=right|5,80|| align=right|5,792||MBA||5. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65331)||2002 LW35|| align=right|14,3|| align=right|3,190|| align=right|0,054|| align=right|13,49|| align=right|5,696||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65332)||2002 LM44|| align=right|15,6|| align=right|2,766|| align=right|0,178|| align=right|4,53|| align=right|4,600||MBA||4. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65333)||2002 LZ53|| align=right|15,9|| align=right|2,952|| align=right|0,027|| align=right|12,10|| align=right|5,072||MBA||10. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65334)||2002 LF57|| align=right|15,7|| align=right|2,448|| align=right|0,176|| align=right|6,56|| align=right|3,831||MBA||10. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65335)||2002 LR58|| align=right|15,5|| align=right|2,532|| align=right|0,390|| align=right|20,16|| align=right|4,028||MBA||3. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65336)||2002 LS58|| align=right|14,5|| align=right|3,121|| align=right|0,055|| align=right|15,99|| align=right|5,513||MBA||3. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65337)||2002 MD4|| align=right|15,6|| align=right|2,684|| align=right|0,112|| align=right|1,35|| align=right|4,397||MBA||17. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65338)||2002 NH1|| align=right|16,8|| align=right|2,625|| align=right|0,092|| align=right|1,30|| align=right|4,253||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65339)||2002 NJ2|| align=right|14,1|| align=right|3,087|| align=right|0,116|| align=right|8,60|| align=right|5,424||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65340)||2002 NR11|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,223|| align=right|1,62|| align=right|3,693||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65341)||2002 NC13|| align=right|17,0|| align=right|2,384|| align=right|0,190|| align=right|3,98|| align=right|3,681||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65342)||2002 NL13|| align=right|15,6|| align=right|2,925|| align=right|0,129|| align=right|4,13|| align=right|5,001||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65343)||2002 NO16|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,097|| align=right|3,75|| align=right|4,512||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65344)||2002 NL18|| align=right|17,3|| align=right|2,333|| align=right|0,178|| align=right|5,03|| align=right|3,563||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65345)||2002 NF19|| align=right|16,4|| align=right|2,417|| align=right|0,131|| align=right|5,36|| align=right|3,756||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65346)||2002 NC20|| align=right|16,1|| align=right|2,632|| align=right|0,254|| align=right|13,76|| align=right|4,270||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65347)||2002 NR20|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,092|| align=right|5,49|| align=right|3,648||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65348)||2002 NU25|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,250|| align=right|2,82|| align=right|3,557||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65349)||2002 NR26|| align=right|16,9|| align=right|2,184|| align=right|0,222|| align=right|5,20|| align=right|3,226||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65350)||2002 NG34|| align=right|14,0|| align=right|3,092|| align=right|0,237|| align=right|8,88|| align=right|5,437||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65351)||2002 ND37|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,209|| align=right|8,53|| align=right|3,687||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65352)||2002 NJ40|| align=right|14,2|| align=right|3,217|| align=right|0,157|| align=right|2,49|| align=right|5,770||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65353)||2002 NR40|| align=right|15,9|| align=right|3,167|| align=right|0,162|| align=right|0,56|| align=right|5,634||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65354)||2002 NG43|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,171|| align=right|5,32|| align=right|3,606||MBA||15. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65355)||2002 NH52|| align=right|16,9|| align=right|2,348|| align=right|0,215|| align=right|1,58|| align=right|3,598||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65356)||2002 NE54|| align=right|16,8|| align=right|2,224|| align=right|0,163|| align=right|4,28|| align=right|3,316||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65357) Antoniucci||2002 NR55|| align=right|15,6|| align=right|2,526|| align=right|0,118|| align=right|5,06|| align=right|4,014||MBA||12. července 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(65358)||2002 OS|| align=right|16,5|| align=right|2,671|| align=right|0,349|| align=right|10,10|| align=right|4,365||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65359)||2002 ON10|| align=right|15,6|| align=right|2,660|| align=right|0,124|| align=right|4,02|| align=right|4,337||MBA||22. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65360)||2002 OE11|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,230|| align=right|8,32|| align=right|4,685||MBA||22. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65361)||2002 OO16|| align=right|15,1|| align=right|3,113|| align=right|0,090|| align=right|10,68|| align=right|5,491||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65362)||2002 OG22|| align=right|16,5|| align=right|2,424|| align=right|0,143|| align=right|1,77|| align=right|3,773||MBA||22. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65363) Ruthanna||2002 PQ11|| align=right|16,7|| align=right|2,373|| align=right|0,218|| align=right|2,10|| align=right|3,655||MBA||7. srpna 2002||Needville||J. Dellinger
|-
|(65364)||2002 PG16|| align=right|15,5|| align=right|3,094|| align=right|0,086|| align=right|1,51|| align=right|5,441||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65365)||2002 PD24|| align=right|15,7|| align=right|2,940|| align=right|0,087|| align=right|1,50|| align=right|5,041||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65366)||2002 PF26|| align=right|16,3|| align=right|2,283|| align=right|0,176|| align=right|4,32|| align=right|3,448||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65367)||2002 PR29|| align=right|17,1|| align=right|2,396|| align=right|0,196|| align=right|3,76|| align=right|3,708||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65368)||2002 PB41|| align=right|15,9|| align=right|2,539|| align=right|0,192|| align=right|8,84|| align=right|4,044||MBA||4. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65369)||2002 PL44|| align=right|16,0|| align=right|2,681|| align=right|0,234|| align=right|10,02|| align=right|4,390||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65370)||2002 PS44|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,312|| align=right|8,23|| align=right|4,383||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65371)||2002 PB46|| align=right|15,1|| align=right|2,704|| align=right|0,159|| align=right|9,61|| align=right|4,446||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65372)||2002 PX46|| align=right|16,5|| align=right|2,293|| align=right|0,130|| align=right|6,39|| align=right|3,472||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65373)||2002 PC52|| align=right|15,0|| align=right|3,093|| align=right|0,196|| align=right|3,08|| align=right|5,438||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65374)||2002 PP55|| align=right|13,2|| align=right|3,969|| align=right|0,274|| align=right|9,17|| align=right|7,907||HLD||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65375)||2002 PM56|| align=right|15,6|| align=right|2,595|| align=right|0,215|| align=right|2,83|| align=right|4,180||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65376)||2002 PM63|| align=right|15,3|| align=right|3,056|| align=right|0,173|| align=right|6,78|| align=right|5,340||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65377)||2002 PT63|| align=right|16,1|| align=right|2,583|| align=right|0,131|| align=right|2,85|| align=right|4,151||MBA||12. srpna 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(65378)||2002 PD82|| align=right|14,7|| align=right|3,037|| align=right|0,168|| align=right|2,91|| align=right|5,293||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65379)||2002 PL83|| align=right|16,7|| align=right|2,314|| align=right|0,156|| align=right|3,35|| align=right|3,519||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65380)||2002 PQ97|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,192|| align=right|4,54|| align=right|3,353||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65381)||2002 PP121|| align=right|15,6|| align=right|2,816|| align=right|0,051|| align=right|5,07|| align=right|4,724||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65382)||2002 PN127|| align=right|15,7|| align=right|2,812|| align=right|0,111|| align=right|4,15|| align=right|4,715||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65383)||2002 PN129|| align=right|16,1|| align=right|2,866|| align=right|0,078|| align=right|1,16|| align=right|4,850||MBA||15. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65384)||2002 PC136|| align=right|16,9|| align=right|2,388|| align=right|0,188|| align=right|1,42|| align=right|3,690||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65385)||2002 QW|| align=right|16,3|| align=right|2,561|| align=right|0,163|| align=right|1,20|| align=right|4,097||MBA||16. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65386)||2002 QS6|| align=right|14,8|| align=right|2,799|| align=right|0,280|| align=right|7,41|| align=right|4,683||MBA||20. srpna 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(65387)||2002 QM42|| align=right|14,5|| align=right|3,187|| align=right|0,143|| align=right|6,46|| align=right|5,689||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65388)||2002 QF47|| align=right|15,6|| align=right|2,660|| align=right|0,140|| align=right|14,53|| align=right|4,338||MBA||30. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65389)||2002 RF12|| align=right|13,9|| align=right|3,947|| align=right|0,262|| align=right|2,27|| align=right|7,840||HLD||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65390)||2002 RA13|| align=right|16,7|| align=right|2,274|| align=right|0,223|| align=right|1,09|| align=right|3,428||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65391)||2002 RJ25|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,259|| align=right|6,03|| align=right|4,223||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65392)||2002 RH28|| align=right|16,2|| align=right|2,339|| align=right|0,089|| align=right|7,56|| align=right|3,577||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65393)||2002 RG29|| align=right|16,5|| align=right|2,693|| align=right|0,089|| align=right|3,16|| align=right|4,419||MBA||3. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65394)||2002 RC62|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,068|| align=right|13,81|| align=right|4,308||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65395)||2002 RY63|| align=right|15,2|| align=right|2,790|| align=right|0,195|| align=right|9,20|| align=right|4,659||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65396)||2002 RQ69|| align=right|16,1|| align=right|2,796|| align=right|0,072|| align=right|2,77|| align=right|4,675||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65397)||2002 RL71|| align=right|16,5|| align=right|2,193|| align=right|0,067|| align=right|5,71|| align=right|3,248||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65398)||2002 RP72|| align=right|14,6|| align=right|3,116|| align=right|0,150|| align=right|13,84|| align=right|5,500||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65399)||2002 RR79|| align=right|15,8|| align=right|2,732|| align=right|0,106|| align=right|2,16|| align=right|4,515||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65400)||2002 RJ83|| align=right|15,2|| align=right|3,051|| align=right|0,100|| align=right|3,84|| align=right|5,329||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65401)||2002 RX86|| align=right|16,7|| align=right|2,450|| align=right|0,183|| align=right|2,69|| align=right|3,835||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65402)||2002 RU92|| align=right|16,2|| align=right|2,868|| align=right|0,221|| align=right|1,20|| align=right|4,857||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65403)||2002 RO94|| align=right|15,1|| align=right|2,808|| align=right|0,096|| align=right|3,05|| align=right|4,703||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65404)||2002 RX104|| align=right|15,2|| align=right|2,708|| align=right|0,184|| align=right|5,34|| align=right|4,457||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65405)||2002 RY105|| align=right|15,1|| align=right|2,669|| align=right|0,155|| align=right|1,65|| align=right|4,360||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65406)||2002 RS112|| align=right|15,4|| align=right|2,658|| align=right|0,136|| align=right|11,67|| align=right|4,334||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65407)||2002 RP120|| align=right|12,3|| align=right|55,3|| align=right|0,956|| align=right|119,11|| align=right|411||SDO||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65408)||2002 RM136|| align=right|15,9|| align=right|2,558|| align=right|0,222|| align=right|5,39|| align=right|4,090||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65409)||2002 RM212|| align=right|14,2|| align=right|3,350|| align=right|0,153|| align=right|16,36|| align=right|6,131||MBA||15. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65410)||2002 ST16|| align=right|15,6|| align=right|3,098|| align=right|0,204|| align=right|0,73|| align=right|5,452||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65411)||2002 SH30|| align=right|15,8|| align=right|2,582|| align=right|0,171|| align=right|10,22|| align=right|4,149||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65412)||2002 SS47|| align=right|15,9|| align=right|2,792|| align=right|0,081|| align=right|3,35|| align=right|4,665||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65413)||2002 TB28|| align=right|15,7|| align=right|3,096|| align=right|0,184|| align=right|0,37|| align=right|5,446||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65414)||2002 TE30|| align=right|15,5|| align=right|2,915|| align=right|0,075|| align=right|1,11|| align=right|4,976||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65415)||2002 TW39|| align=right|16,1|| align=right|2,682|| align=right|0,295|| align=right|11,28|| align=right|4,392||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65416)||2002 TK40|| align=right|15,2|| align=right|2,668|| align=right|0,231|| align=right|3,70|| align=right|4,358||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65417)||2002 TG44|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,247|| align=right|4,90|| align=right|3,692||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65418)||2002 TC47|| align=right|15,8|| align=right|2,708|| align=right|0,107|| align=right|3,18|| align=right|4,456||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65419)||2002 TB50|| align=right|15,8|| align=right|2,579|| align=right|0,117|| align=right|3,94|| align=right|4,142||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65420)||2002 TF51|| align=right|17,3|| align=right|2,376|| align=right|0,194|| align=right|5,56|| align=right|3,661||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65421)||2002 TG75|| align=right|15,8|| align=right|2,437|| align=right|0,037|| align=right|7,94|| align=right|3,803||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65422)||2002 TL79|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,116|| align=right|14,76|| align=right|3,673||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65423)||2002 TL89|| align=right|14,7|| align=right|3,056|| align=right|0,237|| align=right|10,57|| align=right|5,342||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65424)||2002 TO111|| align=right|14,2|| align=right|3,217|| align=right|0,100|| align=right|9,19|| align=right|5,769||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65425)||2002 TL129|| align=right|16,7|| align=right|2,165|| align=right|0,239|| align=right|4,89|| align=right|3,184||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65426)||2002 TS135|| align=right|15,6|| align=right|2,480|| align=right|0,154|| align=right|8,27|| align=right|3,904||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65427)||2002 TU168|| align=right|16,5|| align=right|2,368|| align=right|0,146|| align=right|4,06|| align=right|3,644||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65428)||2002 TY176|| align=right|14,4|| align=right|2,534|| align=right|0,153|| align=right|12,75|| align=right|4,033||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65429)||2002 TV177|| align=right|15,1|| align=right|2,691|| align=right|0,264|| align=right|15,61|| align=right|4,414||MBA||11. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65430)||2002 TK180|| align=right|16,1|| align=right|2,425|| align=right|0,142|| align=right|12,55|| align=right|3,777||MBA||14. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65431)||2002 TC198|| align=right|15,0|| align=right|2,734|| align=right|0,139|| align=right|12,19|| align=right|4,520||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65432)||2002 TH209|| align=right|16,2|| align=right|2,546|| align=right|0,210|| align=right|9,30|| align=right|4,061||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65433)||2002 TX238|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,331|| align=right|7,89|| align=right|3,555||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65434)||2002 TD243|| align=right|14,3|| align=right|2,567|| align=right|0,221|| align=right|12,38|| align=right|4,111||MBA||9. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65435)||2002 TQ253|| align=right|16,9|| align=right|2,207|| align=right|0,138|| align=right|3,79|| align=right|3,278||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65436)||2002 TJ261|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,167|| align=right|5,89|| align=right|3,587||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65437)||2002 TM275|| align=right|15,6|| align=right|2,715|| align=right|0,172|| align=right|4,76|| align=right|4,472||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65438)||2002 TA280|| align=right|14,7|| align=right|3,172|| align=right|0,048|| align=right|14,67|| align=right|5,650||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65439)||2002 TV281|| align=right|14,1|| align=right|2,701|| align=right|0,231|| align=right|9,41|| align=right|4,439||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65440)||2002 TF285|| align=right|13,5|| align=right|3,065|| align=right|0,198|| align=right|10,05|| align=right|5,365||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65441)||2002 TF291|| align=right|16,0|| align=right|2,616|| align=right|0,160|| align=right|12,32|| align=right|4,231||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65442)||2002 TV291|| align=right|13,8|| align=right|2,688|| align=right|0,285|| align=right|12,48|| align=right|4,407||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65443)||2002 TR300|| align=right|15,0|| align=right|3,073|| align=right|0,091|| align=right|11,78|| align=right|5,385||MBA||15. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65444)||2002 UO29|| align=right|15,7|| align=right|2,320|| align=right|0,157|| align=right|7,54|| align=right|3,534||MBA||31. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65445)||2002 UK39|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,106|| align=right|2,44|| align=right|3,585||MBA||31. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65446)||2002 VP25|| align=right|14,8|| align=right|2,973|| align=right|0,157|| align=right|10,58|| align=right|5,125||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65447)||2002 VR34|| align=right|15,2|| align=right|3,041|| align=right|0,188|| align=right|0,83|| align=right|5,303||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65448)||2002 VN35|| align=right|15,5|| align=right|3,167|| align=right|0,198|| align=right|0,44|| align=right|5,636||MBA||5. listopadu 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65449)||2002 VS37|| align=right|15,0|| align=right|2,699|| align=right|0,108|| align=right|11,33|| align=right|4,433||MBA||4. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65450)||2002 VX52|| align=right|16,5|| align=right|2,273|| align=right|0,160|| align=right|2,02|| align=right|3,426||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65451)||2002 VL58|| align=right|16,2|| align=right|2,781|| align=right|0,108|| align=right|5,05|| align=right|4,636||MBA||6. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65452)||2002 VZ65|| align=right|16,5|| align=right|2,635|| align=right|0,156|| align=right|4,33|| align=right|4,277||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65453)||2002 VJ68|| align=right|14,9|| align=right|2,968|| align=right|0,117|| align=right|9,58|| align=right|5,111||MBA||7. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65454)||2002 VD69|| align=right|15,6|| align=right|2,651|| align=right|0,198|| align=right|11,67|| align=right|4,315||MBA||8. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65455)||2002 VC75|| align=right|16,9|| align=right|2,216|| align=right|0,055|| align=right|4,76|| align=right|3,299||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65456)||2002 VW76|| align=right|15,8|| align=right|3,134|| align=right|0,128|| align=right|5,17|| align=right|5,546||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65457)||2002 VQ78|| align=right|15,1|| align=right|3,174|| align=right|0,208|| align=right|11,86|| align=right|5,654||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65458)||2002 VD102|| align=right|15,7|| align=right|2,215|| align=right|0,118|| align=right|4,57|| align=right|3,295||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65459)||2002 WV7|| align=right|15,7|| align=right|2,838|| align=right|0,026|| align=right|0,91|| align=right|4,780||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(65460)||2002 WU11|| align=right|15,2|| align=right|2,666|| align=right|0,118|| align=right|10,78|| align=right|4,353||MBA||27. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65461)||2002 WU12|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,213|| align=right|11,56|| align=right|4,270||MBA||28. listopadu 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(65462)||2002 XB2|| align=right|16,0|| align=right|2,600|| align=right|0,129|| align=right|4,38|| align=right|4,192||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65463)||2002 XD2|| align=right|16,7|| align=right|2,362|| align=right|0,124|| align=right|2,93|| align=right|3,629||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65464)||2002 XN3|| align=right|15,0|| align=right|3,219|| align=right|0,146|| align=right|4,82|| align=right|5,775||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65465)||2002 XQ20|| align=right|15,9|| align=right|2,808|| align=right|0,037|| align=right|2,64|| align=right|4,706||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65466)||2002 XR21|| align=right|16,6|| align=right|2,584|| align=right|0,159|| align=right|3,63|| align=right|4,152||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65467)||2002 XG26|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,191|| align=right|1,55|| align=right|3,679||MBA||7. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65468)||2002 XV27|| align=right|16,9|| align=right|2,609|| align=right|0,114|| align=right|0,77|| align=right|4,214||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65469)||2002 XJ29|| align=right|14,7|| align=right|2,990|| align=right|0,050|| align=right|12,21|| align=right|5,170||MBA||5. prosince 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65470)||2002 XC47|| align=right|16,0|| align=right|2,378|| align=right|0,085|| align=right|6,87|| align=right|3,666||MBA||8. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(65471)||2002 YT5|| align=right|14,7|| align=right|3,201|| align=right|0,112|| align=right|8,32|| align=right|5,726||MBA||27. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65472)||2002 YJ7|| align=right|15,4|| align=right|2,365|| align=right|0,110|| align=right|5,98|| align=right|3,635||MBA||30. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65473)||2002 YT23|| align=right|15,1|| align=right|2,995|| align=right|0,112|| align=right|10,94|| align=right|5,182||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(65474)||2003 AZ5|| align=right|13,6|| align=right|2,587|| align=right|0,106|| align=right|14,67|| align=right|4,160||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(65475)||2003 AB16|| align=right|16,5|| align=right|2,563|| align=right|0,083|| align=right|7,85|| align=right|4,103||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(65476)||2003 AU29|| align=right|16,7|| align=right|2,208|| align=right|0,057|| align=right|2,36|| align=right|3,280||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(65477)||2003 AX37|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,085|| align=right|10,87|| align=right|5,153||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(65478)||2003 AW53|| align=right|16,0|| align=right|2,521|| align=right|0,027|| align=right|13,84|| align=right|4,002||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(65479)||2003 AP75|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,258|| align=right|12,44|| align=right|5,208||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(65480)||2003 BP12|| align=right|17,3|| align=right|2,256|| align=right|0,064|| align=right|5,51|| align=right|3,389||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65481)||2003 BW36|| align=right|16,6|| align=right|2,405|| align=right|0,162|| align=right|0,85|| align=right|3,729||MBA||28. ledna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65482)||2003 BH63|| align=right|15,0|| align=right|2,619|| align=right|0,148|| align=right|11,47|| align=right|4,237||MBA||28. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(65483)||2003 BD84|| align=right|16,5|| align=right|2,276|| align=right|0,075|| align=right|4,63|| align=right|3,433||MBA||31. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(65484)||2003 BL90|| align=right|16,7|| align=right|2,302|| align=right|0,062|| align=right|6,38|| align=right|3,492||MBA||30. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(65485)||2003 CK9|| align=right|16,4|| align=right|2,598|| align=right|0,143|| align=right|4,06|| align=right|4,186||MBA||2. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(65486)||2003 CJ19|| align=right|16,8|| align=right|2,403|| align=right|0,132|| align=right|1,99|| align=right|3,724||MBA||8. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(65487)||2003 CD20|| align=right|14,9|| align=right|2,558|| align=right|0,106|| align=right|15,61|| align=right|4,091||MBA||9. února 2003||La Silla||R. Michelsen; G. Masi
|-
|(65488)||2003 DT8|| align=right|15,9|| align=right|3,145|| align=right|0,085|| align=right|1,05|| align=right|5,578||MBA||22. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(65489)||2003 FX128|| align=right|6,3|| align=right|104|| align=right|0,827|| align=right|22,27|| align=right|1047||SDO||22. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(65490)||2062 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,112|| align=right|10,26|| align=right|3,687||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65491)||2084 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,135|| align=right|0,135|| align=right|1,06|| align=right|3,120||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65492)||2104 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,118|| align=right|0,202|| align=right|26,51|| align=right|5,506||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65493)||2119 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,360|| align=right|0,141|| align=right|6,31|| align=right|3,624||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65494)||2123 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,179|| align=right|0,068|| align=right|8,84|| align=right|5,668||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65495)||2200 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,521|| align=right|0,243|| align=right|2,84|| align=right|4,002||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65496)||2211 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,382|| align=right|0,210|| align=right|4,09|| align=right|3,676||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65497)||2606 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,373|| align=right|0,190|| align=right|2,02|| align=right|3,655||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65498)||2647 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,179|| align=right|1,51|| align=right|3,706||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65499)||2650 P-L|| align=right|17,4|| align=right|2,288|| align=right|0,192|| align=right|1,77|| align=right|3,460||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65500)||2759 P-L|| align=right|17,0|| align=right|2,451|| align=right|0,195|| align=right|1,01|| align=right|3,837||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65501)||2766 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,203|| align=right|2,82|| align=right|3,636||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65502)||2856 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,198|| align=right|0,122|| align=right|5,85|| align=right|5,719||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65503)||3028 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,807|| align=right|0,133|| align=right|7,61|| align=right|4,701||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65504)||3544 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,428|| align=right|0,138|| align=right|5,79|| align=right|3,783||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65505)||4085 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,680|| align=right|0,193|| align=right|12,02|| align=right|4,386||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65506)||4102 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,410|| align=right|0,182|| align=right|4,14|| align=right|3,740||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65507)||4151 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,220|| align=right|0,141|| align=right|5,93|| align=right|3,306||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65508)||4179 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,135|| align=right|0,135|| align=right|3,79|| align=right|5,550||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65509)||4186 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,524|| align=right|0,181|| align=right|2,02|| align=right|4,009||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65510)||4241 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,933|| align=right|0,019|| align=right|11,57|| align=right|5,023||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65511)||4243 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,969|| align=right|0,040|| align=right|8,95|| align=right|5,115||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65512)||4246 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,187|| align=right|0,129|| align=right|4,09|| align=right|5,688||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65513)||4258 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,054|| align=right|6,27|| align=right|3,708||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65514)||4270 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,746|| align=right|0,100|| align=right|1,97|| align=right|4,550||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65515)||4712 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,155|| align=right|1,85|| align=right|3,628||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65516)||4726 P-L|| align=right|17,0|| align=right|2,367|| align=right|0,223|| align=right|1,47|| align=right|3,641||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65517)||4759 P-L|| align=right|16,4|| align=right|3,135|| align=right|0,164|| align=right|0,80|| align=right|5,551||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65518)||4838 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,193|| align=right|1,54|| align=right|3,410||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65519)||4853 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,243|| align=right|0,134|| align=right|3,89|| align=right|3,359||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65520)||4857 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,376|| align=right|0,217|| align=right|3,41|| align=right|3,662||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65521)||4894 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,924|| align=right|0,068|| align=right|12,00|| align=right|4,999||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65522)||5570 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,176|| align=right|0,144|| align=right|8,02|| align=right|5,661||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65523)||5578 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,671|| align=right|0,210|| align=right|8,21|| align=right|4,363||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65524)||5585 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,915|| align=right|0,052|| align=right|1,69|| align=right|4,976||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65525)||6052 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,558|| align=right|0,311|| align=right|4,62|| align=right|4,091||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65526)||6075 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,279|| align=right|0,196|| align=right|6,68|| align=right|3,440||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65527)||6099 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,529|| align=right|0,160|| align=right|5,69|| align=right|4,022||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65528)||6118 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,147|| align=right|23,08|| align=right|5,597||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65529)||6200 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,596|| align=right|0,165|| align=right|2,14|| align=right|4,182||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65530)||6216 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,335|| align=right|0,123|| align=right|6,35|| align=right|3,567||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65531)||6296 P-L|| align=right|15,5|| align=right|3,195|| align=right|0,058|| align=right|7,53|| align=right|5,711||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65532)||6389 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,906|| align=right|0,065|| align=right|2,08|| align=right|4,954||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65533)||6592 P-L|| align=right|14,9|| align=right|3,175|| align=right|0,189|| align=right|1,14|| align=right|5,657||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65534)||6711 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,918|| align=right|0,130|| align=right|1,56|| align=right|4,985||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65535)||6773 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,428|| align=right|0,176|| align=right|3,25|| align=right|3,783||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65536)||6826 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,930|| align=right|0,128|| align=right|5,64|| align=right|5,015||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65537)||6855 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,557|| align=right|0,198|| align=right|4,20|| align=right|4,088||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65538)||7561 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,206|| align=right|12,24|| align=right|4,418||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65539)||7562 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,918|| align=right|0,151|| align=right|12,53|| align=right|4,983||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65540)||7628 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,397|| align=right|0,202|| align=right|10,73|| align=right|3,712||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65541)||9593 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,198|| align=right|0,349|| align=right|6,51|| align=right|5,719||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65542)||1143 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,161|| align=right|0,157|| align=right|3,34|| align=right|3,176||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65543)||1223 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,753|| align=right|0,054|| align=right|3,18|| align=right|4,568||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65544)||2233 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,746|| align=right|0,090|| align=right|4,98|| align=right|4,551||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65545)||2235 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,319|| align=right|0,138|| align=right|6,51|| align=right|3,532||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65546)||3256 T-1|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,163|| align=right|2,61|| align=right|3,700||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65547)||3337 T-1|| align=right|14,7|| align=right|3,157|| align=right|0,106|| align=right|4,60|| align=right|5,609||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65548)||4311 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,605|| align=right|0,214|| align=right|5,59|| align=right|4,204||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65549)||4869 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,758|| align=right|0,131|| align=right|12,65|| align=right|4,579||MBA||13. května 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65550)||1062 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,347|| align=right|0,158|| align=right|2,85|| align=right|3,595||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65551)||1206 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,720|| align=right|0,182|| align=right|5,29|| align=right|4,485||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65552)||1261 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,111|| align=right|0,149|| align=right|0,80|| align=right|3,068||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65553)||1297 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,214|| align=right|0,167|| align=right|6,78|| align=right|3,294||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65554)||1350 T-2|| align=right|15,4|| align=right|3,036|| align=right|0,144|| align=right|1,59|| align=right|5,290||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65555)||1464 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,175|| align=right|4,50|| align=right|4,146||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65556)||1541 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,176|| align=right|1,60|| align=right|3,831||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65557)||1606 T-2|| align=right|14,8|| align=right|3,047|| align=right|0,118|| align=right|5,73|| align=right|5,318||MBA||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65558)||1611 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,281|| align=right|0,149|| align=right|3,32|| align=right|3,445||MBA||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65559)||2065 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,285|| align=right|0,213|| align=right|3,97|| align=right|3,453||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65560)||2175 T-2|| align=right|15,6|| align=right|3,077|| align=right|0,078|| align=right|12,80|| align=right|5,396||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65561)||2195 T-2|| align=right|16,8|| align=right|2,249|| align=right|0,139|| align=right|2,26|| align=right|3,371||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65562)||2219 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,458|| align=right|0,199|| align=right|2,09|| align=right|3,853||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65563)||2238 T-2|| align=right|14,8|| align=right|3,153|| align=right|0,126|| align=right|8,43|| align=right|5,599||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65564)||2264 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,075|| align=right|0,069|| align=right|9,71|| align=right|5,391||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65565)||2300 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,732|| align=right|0,185|| align=right|9,31|| align=right|4,514||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65566)||3022 T-2|| align=right|15,0|| align=right|3,081|| align=right|0,162|| align=right|11,40|| align=right|5,408||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65567)||3039 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,593|| align=right|0,140|| align=right|4,94|| align=right|4,174||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65568)||3105 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,746|| align=right|0,030|| align=right|3,44|| align=right|4,549||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65569)||3127 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,722|| align=right|0,156|| align=right|2,86|| align=right|4,491||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65570)||3139 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,787|| align=right|0,046|| align=right|7,58|| align=right|4,653||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65571)||3165 T-2|| align=right|15,1|| align=right|3,065|| align=right|0,012|| align=right|8,04|| align=right|5,365||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65572)||3173 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,290|| align=right|0,126|| align=right|6,12|| align=right|3,464||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65573)||3203 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,140|| align=right|7,07|| align=right|3,439||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65574)||3229 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,417|| align=right|0,196|| align=right|2,07|| align=right|3,757||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65575)||3245 T-2|| align=right|15,3|| align=right|3,077|| align=right|0,127|| align=right|10,97|| align=right|5,397||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65576)||3277 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,285|| align=right|0,169|| align=right|5,88|| align=right|3,454||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65577)||3324 T-2|| align=right|15,4|| align=right|3,059|| align=right|0,087|| align=right|10,40|| align=right|5,349||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65578)||4137 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,892|| align=right|0,067|| align=right|6,28|| align=right|4,918||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65579)||4173 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,269|| align=right|0,104|| align=right|6,43|| align=right|3,417||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65580)||4181 T-2|| align=right|15,2|| align=right|3,102|| align=right|0,028|| align=right|11,06|| align=right|5,463||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65581)||4275 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,170|| align=right|6,92|| align=right|3,484||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65582)||4362 T-2|| align=right|14,9|| align=right|3,151|| align=right|0,134|| align=right|5,30|| align=right|5,593||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65583) Theoklymenos||4646 T-2|| align=right|12,8|| align=right|5,201|| align=right|0,089|| align=right|8,13|| align=right|11,86||JUT||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65584)||5051 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,591|| align=right|0,285|| align=right|11,19|| align=right|4,170||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65585)||5064 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,083|| align=right|0,137|| align=right|13,25|| align=right|5,413||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65586)||5160 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,786|| align=right|0,174|| align=right|5,78|| align=right|4,651||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65587)||1033 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,146|| align=right|0,083|| align=right|16,41|| align=right|5,579||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65588)||1086 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,590|| align=right|0,281|| align=right|9,68|| align=right|4,168||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65589)||1122 T-3|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,050|| align=right|8,26|| align=right|5,664||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65590) Archeptolemos||1305 T-3|| align=right|12,3|| align=right|5,255|| align=right|0,032|| align=right|8,03|| align=right|12,05||JUT||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65591)||2147 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,465|| align=right|0,117|| align=right|9,41|| align=right|3,869||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65592)||2155 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,210|| align=right|0,102|| align=right|6,30|| align=right|5,751||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65593)||2375 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,467|| align=right|0,187|| align=right|3,96|| align=right|3,875||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65594)||2396 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,528|| align=right|0,089|| align=right|3,93|| align=right|4,018||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65595)||2430 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,093|| align=right|0,117|| align=right|15,48|| align=right|5,439||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65596)||3033 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,788|| align=right|0,169|| align=right|8,95|| align=right|4,655||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65597)||3047 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,439|| align=right|0,133|| align=right|6,30|| align=right|3,808||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65598)||3059 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,268|| align=right|0,064|| align=right|5,85|| align=right|3,415||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65599)||3079 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,781|| align=right|0,228|| align=right|8,08|| align=right|4,637||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65600)||3121 T-3|| align=right|15,0|| align=right|3,156|| align=right|0,123|| align=right|10,10|| align=right|5,607||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65601)||3159 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,820|| align=right|0,059|| align=right|2,99|| align=right|4,736||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65602)||3192 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,289|| align=right|0,241|| align=right|3,92|| align=right|3,462||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65603)||3229 T-3|| align=right|16,9|| align=right|2,589|| align=right|0,225|| align=right|2,44|| align=right|4,164||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65604)||3235 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,463|| align=right|0,109|| align=right|5,91|| align=right|3,864||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65605)||3245 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,210|| align=right|3,51|| align=right|3,583||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65606)||3315 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,836|| align=right|0,065|| align=right|2,93|| align=right|4,776||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65607)||3360 T-3|| align=right|15,8|| align=right|3,136|| align=right|0,212|| align=right|0,21|| align=right|5,553||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65608)||3441 T-3|| align=right|17,7|| align=right|2,252|| align=right|0,169|| align=right|1,60|| align=right|3,379||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65609)||3445 T-3|| align=right|17,3|| align=right|2,145|| align=right|0,203|| align=right|2,45|| align=right|3,141||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65610)||3470 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,744|| align=right|0,199|| align=right|13,89|| align=right|4,544||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65611)||3498 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,870|| align=right|0,101|| align=right|2,61|| align=right|4,861||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65612)||3564 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,092|| align=right|9,78|| align=right|5,436||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65613)||3923 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,778|| align=right|0,021|| align=right|5,06|| align=right|4,629||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65614)||4096 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,780|| align=right|0,052|| align=right|4,54|| align=right|4,634||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65615)||4163 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,399|| align=right|0,149|| align=right|7,06|| align=right|3,716||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65616)||4165 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,238|| align=right|0,182|| align=right|8,08|| align=right|3,347||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65617)||4172 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,746|| align=right|0,184|| align=right|10,15|| align=right|4,550||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65618)||4217 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,250|| align=right|0,058|| align=right|6,60|| align=right|3,373||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65619)||4218 T-3|| align=right|16,8|| align=right|2,326|| align=right|0,210|| align=right|3,44|| align=right|3,546||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65620)||4238 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,774|| align=right|0,028|| align=right|5,25|| align=right|4,620||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65621)||4247 T-3|| align=right|14,5|| align=right|3,140|| align=right|0,081|| align=right|22,58|| align=right|5,564||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65622)||4287 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,759|| align=right|0,246|| align=right|11,26|| align=right|4,581||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65623)||4297 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,260|| align=right|0,128|| align=right|6,45|| align=right|3,396||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65624)||4347 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,765|| align=right|0,090|| align=right|4,73|| align=right|4,597||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65625)||4377 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,250|| align=right|0,122|| align=right|6,94|| align=right|3,374||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65626)||5052 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,491|| align=right|0,214|| align=right|8,62|| align=right|3,931||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65627)||5090 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,096|| align=right|9,99|| align=right|4,609||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65628)||5098 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,228|| align=right|0,189|| align=right|6,21|| align=right|3,325||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65629)||5118 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,232|| align=right|0,185|| align=right|8,46|| align=right|3,335||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65630)||5134 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,153|| align=right|6,50|| align=right|3,456||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65631)||5143 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,865|| align=right|0,137|| align=right|15,15|| align=right|4,849||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65632)||5177 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,848|| align=right|0,149|| align=right|11,44|| align=right|4,805||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65633)||5291 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,180|| align=right|0,145|| align=right|15,27|| align=right|5,669||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65634)||5644 T-3|| align=right|15,3|| align=right|3,144|| align=right|0,140|| align=right|11,28|| align=right|5,573||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65635)||1977 EA8|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,056|| align=right|15,14|| align=right|4,118||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(65636)||1979 ME1|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,127|| align=right|5,21|| align=right|3,409||MBA||24. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(65637)||1979 VS2|| align=right|14,3|| align=right|1,937|| align=right|0,107|| align=right|22,01|| align=right|2,696||MBA||14. listopadu 1979||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(65638)||1981 DN1|| align=right|14,0|| align=right|2,560|| align=right|0,205|| align=right|9,92|| align=right|4,094||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65639)||1981 DS2|| align=right|14,4|| align=right|2,586|| align=right|0,078|| align=right|10,35|| align=right|4,158||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65640)||1981 DY2|| align=right|15,0|| align=right|2,547|| align=right|0,132|| align=right|21,84|| align=right|4,064||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65641)||1981 DR3|| align=right|14,8|| align=right|2,562|| align=right|0,185|| align=right|8,12|| align=right|4,099||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65642)||1981 ES2|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,048|| align=right|7,24|| align=right|3,475||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65643)||1981 EH12|| align=right|16,6|| align=right|2,358|| align=right|0,165|| align=right|4,25|| align=right|3,621||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65644)||1981 EO12|| align=right|17,1|| align=right|2,383|| align=right|0,070|| align=right|6,14|| align=right|3,677||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65645)||1981 EG13|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,053|| align=right|6,37|| align=right|3,495||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65646)||1981 EE17|| align=right|16,0|| align=right|1,933|| align=right|0,135|| align=right|27,92|| align=right|2,687||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65647)||1981 EZ28|| align=right|14,4|| align=right|2,289|| align=right|0,150|| align=right|26,01|| align=right|3,463||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65648)||1981 ES32|| align=right|15,8|| align=right|2,292|| align=right|0,115|| align=right|7,06|| align=right|3,470||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65649)||1981 ES33|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,163|| align=right|6,51|| align=right|4,084||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65650)||1981 EP35|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,153|| align=right|6,80|| align=right|3,660||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65651)||1981 EV35|| align=right|14,5|| align=right|2,965|| align=right|0,205|| align=right|17,02|| align=right|5,105||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65652)||1981 ED41|| align=right|16,2|| align=right|2,354|| align=right|0,195|| align=right|2,46|| align=right|3,612||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65653)||1981 EP44|| align=right|16,8|| align=right|2,316|| align=right|0,112|| align=right|5,96|| align=right|3,525||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65654)||1981 ES47|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,152|| align=right|2,42|| align=right|3,480||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65655)||1981 EV47|| align=right|15,6|| align=right|2,672|| align=right|0,181|| align=right|12,33|| align=right|4,367||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65656)||1981 RR1|| align=right|15,8|| align=right|2,722|| align=right|0,310|| align=right|10,49|| align=right|4,489||MBA||1. září 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(65657) Hube||1982 QB4|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,273|| align=right|11,58|| align=right|4,296||MBA||16. srpna 1982||Siding Spring||A. Lowe
|-
|(65658)||1982 UA6|| align=right|15,6|| align=right|2,635|| align=right|0,292|| align=right|3,91|| align=right|4,277||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(65659)||1983 XE|| align=right|14,5|| align=right|2,524|| align=right|0,182|| align=right|6,26|| align=right|4,010||MBA||1. prosince 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(65660)||1985 PM1|| align=right|14,9|| align=right|2,743|| align=right|0,326|| align=right|17,18|| align=right|4,542||MBA||14. srpna 1985||Caussols||CERGA
|-
|(65661)||1985 VB1|| align=right|14,0|| align=right|3,130|| align=right|0,238|| align=right|25,79|| align=right|5,535||MBA||1. listopadu 1985||La Silla||R. M. West
|-
|(65662)||1986 QD1|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,200|| align=right|8,53|| align=right|3,439||MBA||26. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(65663)||1986 QC3|| align=right|14,4|| align=right|2,238|| align=right|0,094|| align=right|7,63|| align=right|3,347||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(65664)||1986 RE5|| align=right|14,8|| align=right|2,595|| align=right|0,164|| align=right|10,51|| align=right|4,180||MBA||4. září 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(65665)||1986 RP5|| align=right|13,1|| align=right|3,188|| align=right|0,233|| align=right|14,32|| align=right|5,691||MBA||9. září 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(65666)||1987 RU|| align=right|15,6|| align=right|2,163|| align=right|0,183|| align=right|2,52|| align=right|3,181||MBA||12. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(65667)||1987 SM5|| align=right|13,4|| align=right|3,044|| align=right|0,201|| align=right|15,21|| align=right|5,309||MBA||30. září 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(65668)||1988 AX1|| align=right|13,4|| align=right|2,599|| align=right|0,153|| align=right|12,96|| align=right|4,189||MBA||14. ledna 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(65669)||1988 CJ4|| align=right|14,3|| align=right|2,692|| align=right|0,142|| align=right|13,42|| align=right|4,416||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65670)||1988 CS5|| align=right|14,9|| align=right|2,632|| align=right|0,193|| align=right|10,23|| align=right|4,269||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65671)||1988 DE3|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,160|| align=right|10,24|| align=right|4,372||MBA||22. února 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(65672)||1988 QD|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,273|| align=right|24,33|| align=right|3,688||MBA||16. srpna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(65673)||1988 RH4|| align=right|15,1|| align=right|2,421|| align=right|0,255|| align=right|6,98|| align=right|3,766||MBA||1. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(65674)||1988 SM|| align=right|18,3|| align=right|1,665|| align=right|0,344|| align=right|10,95|| align=right|2,148||AMR||29. září 1988||Siding Spring||M. Hartley
|-
|(65675) Mohr-Gruber||1989 AG6|| align=right|14,1|| align=right|3,185|| align=right|0,121|| align=right|2,70|| align=right|5,683||MBA||11. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(65676)||1989 CC3|| align=right|13,5|| align=right|3,132|| align=right|0,250|| align=right|14,29|| align=right|5,543||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65677)||1989 EB1|| align=right|12,3|| align=right|3,140|| align=right|0,096|| align=right|17,04|| align=right|5,564||MBA||1. března 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(65678)||1989 SU2|| align=right|16,5|| align=right|2,305|| align=right|0,187|| align=right|3,43|| align=right|3,498||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65679)||1989 UQ|| align=right|19,4|| align=right|,915|| align=right|0,265|| align=right|1,30|| align=right|,875||ATN PHA||26. října 1989||Caussols||C. Pollas
|-
|(65680)||1990 EH1|| align=right|14,2|| align=right|2,593|| align=right|0,132|| align=right|8,50|| align=right|4,176||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65681)||1990 EO1|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,195|| align=right|10,12|| align=right|4,066||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65682)||1990 QU2|| align=right|16,3|| align=right|2,213|| align=right|0,248|| align=right|7,60|| align=right|3,291||MBA||24. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(65683)||1990 QW5|| align=right|14,4|| align=right|2,609|| align=right|0,109|| align=right|14,05|| align=right|4,214||MBA||29. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(65684)||1990 QY5|| align=right|14,1|| align=right|2,683|| align=right|0,188|| align=right|12,54|| align=right|4,393||MBA||29. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(65685) Behring||1990 TY1|| align=right|15,5|| align=right|2,723|| align=right|0,108|| align=right|4,02|| align=right|4,493||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(65686)||1990 TN8|| align=right|13,8|| align=right|3,051|| align=right|0,210|| align=right|4,23|| align=right|5,328||MBA||14. října 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(65687)||1990 VO1|| align=right|15,4|| align=right|2,358|| align=right|0,226|| align=right|1,69|| align=right|3,620||MBA||12. listopadu 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(65688)||1990 VD8|| align=right|14,7|| align=right|2,689|| align=right|0,280|| align=right|3,43|| align=right|4,409||MBA||13. listopadu 1990||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(65689)||1990 WM4|| align=right|15,6|| align=right|2,242|| align=right|0,175|| align=right|5,33|| align=right|3,357||MBA||16. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65690)||1991 DG|| align=right|19,1|| align=right|1,427|| align=right|0,363|| align=right|11,15|| align=right|1,705||APL PHA||20. února 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(65691)||1991 PT10|| align=right|15,6|| align=right|2,542|| align=right|0,264|| align=right|3,10|| align=right|4,052||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(65692)||1991 RH3|| align=right|15,5|| align=right|2,547|| align=right|0,194|| align=right|6,29|| align=right|4,063||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(65693)||1991 RO11|| align=right|12,7|| align=right|3,184|| align=right|0,127|| align=right|22,42|| align=right|5,681||MBA||4. září 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65694) Franzrosenzweig||1991 RX40|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,184|| align=right|2,72|| align=right|3,510||MBA||10. září 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(65695)||1991 SC3|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,116|| align=right|6,55|| align=right|3,701||MBA||29. září 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65696) Pierrehenry||1991 TP15|| align=right|15,2|| align=right|2,808|| align=right|0,120|| align=right|9,11|| align=right|4,706||MBA||6. října 1991||Palomar||A. Lowe
|-
|(65697) Paulandrew||1991 TU15|| align=right|16,0|| align=right|2,638|| align=right|0,142|| align=right|2,68|| align=right|4,284||MBA||6. října 1991||Palomar||A. Lowe
|-
|(65698) Emmarochelle||1991 TP16|| align=right|16,3|| align=right|2,594|| align=right|0,337|| align=right|5,41|| align=right|4,177||MBA||6. října 1991||Palomar||A. Lowe
|-
|(65699)||1991 VY5|| align=right|15,2|| align=right|2,540|| align=right|0,225|| align=right|4,83|| align=right|4,047||MBA||2. listopadu 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65700)||1991 VW6|| align=right|15,4|| align=right|2,431|| align=right|0,143|| align=right|9,61|| align=right|3,789||MBA||9. listopadu 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65701)||1992 BY1|| align=right|14,1|| align=right|3,208|| align=right|0,178|| align=right|6,76|| align=right|5,745||MBA||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65702)||1992 EK4|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,130|| align=right|11,75|| align=right|3,567||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(65703)||1992 EY4|| align=right|15,7|| align=right|3,173|| align=right|0,047|| align=right|9,97|| align=right|5,650||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(65704)||1992 ED16|| align=right|15,1|| align=right|2,889|| align=right|0,146|| align=right|3,08|| align=right|4,910||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(65705)||1992 GH3|| align=right|13,4|| align=right|2,631|| align=right|0,181|| align=right|11,36|| align=right|4,267||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65706)||1992 NA|| align=right|16,7|| align=right|2,396|| align=right|0,559|| align=right|9,73|| align=right|3,708||AMR||1. července 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(65707)||1992 PY1|| align=right|15,0|| align=right|2,357|| align=right|0,139|| align=right|6,31|| align=right|3,618||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(65708) Ehrlich||1992 RB1|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,191|| align=right|2,81|| align=right|3,709||MBA||4. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(65709)||1992 RP1|| align=right|14,7|| align=right|3,159|| align=right|0,242|| align=right|3,12|| align=right|5,614||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65710)||1992 RT1|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,192|| align=right|2,01|| align=right|3,695||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65711)||1992 RJ2|| align=right|16,3|| align=right|2,394|| align=right|0,212|| align=right|1,21|| align=right|3,703||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65712)||1992 SJ17|| align=right|15,2|| align=right|3,128|| align=right|0,231|| align=right|10,34|| align=right|5,533||MBA||24. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(65713)||1992 UQ1|| align=right|14,4|| align=right|2,379|| align=right|0,184|| align=right|7,32|| align=right|3,670||MBA||19. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(65714)||1992 VR|| align=right|15,7|| align=right|2,468|| align=right|0,161|| align=right|1,75|| align=right|3,877||MBA||2. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(65715)||1992 WV1|| align=right|15,5|| align=right|2,386|| align=right|0,190|| align=right|3,67|| align=right|3,685||MBA||16. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(65716)||1993 BZ2|| align=right|15,2|| align=right|2,468|| align=right|0,190|| align=right|9,70|| align=right|3,876||MBA||25. ledna 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(65717)||1993 BX3|| align=right|21,0|| align=right|1,395|| align=right|0,281|| align=right|2,79|| align=right|1,648||AMR PHA||31. ledna 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(65718)||1993 FL|| align=right|16,7|| align=right|2,229|| align=right|0,198|| align=right|0,05|| align=right|3,327||MBA||23. března 1993||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(65719)||1993 FY17|| align=right|15,5|| align=right|2,309|| align=right|0,079|| align=right|7,03|| align=right|3,508||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65720)||1993 FN19|| align=right|15,9|| align=right|2,188|| align=right|0,091|| align=right|5,38|| align=right|3,236||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65721)||1993 FV28|| align=right|16,8|| align=right|2,144|| align=right|0,136|| align=right|2,88|| align=right|3,139||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65722)||1993 FY35|| align=right|14,2|| align=right|2,591|| align=right|0,133|| align=right|13,93|| align=right|4,171||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65723)||1993 FO45|| align=right|16,7|| align=right|2,218|| align=right|0,139|| align=right|2,20|| align=right|3,302||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65724)||1993 FV46|| align=right|15,0|| align=right|2,957|| align=right|0,056|| align=right|7,23|| align=right|5,084||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65725)||1993 FB52|| align=right|15,5|| align=right|2,600|| align=right|0,154|| align=right|8,05|| align=right|4,191||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65726)||1993 FL60|| align=right|14,1|| align=right|3,187|| align=right|0,108|| align=right|15,84|| align=right|5,688||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65727)||1993 FY70|| align=right|13,6|| align=right|3,387|| align=right|0,085|| align=right|17,17|| align=right|6,233||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65728)||1993 FD84|| align=right|15,8|| align=right|2,658|| align=right|0,143|| align=right|14,84|| align=right|4,332||MBA||26. března 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65729)||1993 JQ|| align=right|15,4|| align=right|2,798|| align=right|0,223|| align=right|7,90|| align=right|4,679||MBA||14. května 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65730)||1993 LP1|| align=right|14,7|| align=right|2,540|| align=right|0,129|| align=right|14,49|| align=right|4,047||MBA||14. června 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(65731)||1993 OH6|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,113|| align=right|5,08|| align=right|3,502||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65732)||1993 OJ10|| align=right|14,8|| align=right|2,847|| align=right|0,156|| align=right|14,15|| align=right|4,804||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65733)||1993 PC|| align=right|18,3|| align=right|1,155|| align=right|0,475|| align=right|4,16|| align=right|1,241||APL||15. srpna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65734)||1993 PU4|| align=right|15,0|| align=right|2,967|| align=right|0,120|| align=right|10,60|| align=right|5,111||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(65735)||1993 QY3|| align=right|15,0|| align=right|2,943|| align=right|0,104|| align=right|10,59|| align=right|5,049||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(65736)||1993 QH7|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,134|| align=right|2,61|| align=right|3,342||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65737)||1993 RE7|| align=right|15,6|| align=right|2,250|| align=right|0,230|| align=right|6,86|| align=right|3,375||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65738)||1993 RE9|| align=right|17,0|| align=right|2,269|| align=right|0,161|| align=right|1,24|| align=right|3,417||MBA||14. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(65739)||1993 SG13|| align=right|14,7|| align=right|2,993|| align=right|0,109|| align=right|9,67|| align=right|5,176||MBA||16. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(65740)||1993 TO10|| align=right|15,1|| align=right|3,091|| align=right|0,090|| align=right|4,08|| align=right|5,434||MBA||15. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65741)||1993 TB14|| align=right|17,3|| align=right|2,264|| align=right|0,206|| align=right|1,89|| align=right|3,405||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65742)||1993 TY18|| align=right|16,9|| align=right|2,255|| align=right|0,296|| align=right|5,07|| align=right|3,385||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65743)||1993 TY19|| align=right|16,4|| align=right|2,271|| align=right|0,180|| align=right|5,56|| align=right|3,421||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65744)||1993 TR23|| align=right|14,6|| align=right|2,270|| align=right|0,069|| align=right|6,71|| align=right|3,419||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65745)||1993 TT31|| align=right|16,5|| align=right|2,269|| align=right|0,202|| align=right|2,75|| align=right|3,417||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65746)||1993 TX34|| align=right|14,9|| align=right|3,139|| align=right|0,175|| align=right|2,83|| align=right|5,559||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65747)||1993 TE38|| align=right|15,5|| align=right|2,771|| align=right|0,173|| align=right|6,72|| align=right|4,612||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65748)||1993 TS38|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,156|| align=right|8,45|| align=right|3,627||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65749)||1993 TT38|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,182|| align=right|5,68|| align=right|3,458||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65750)||1993 UV2|| align=right|16,2|| align=right|1,922|| align=right|0,087|| align=right|25,04|| align=right|2,663||MBA||20. října 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(65751)||1994 BM2|| align=right|16,3|| align=right|2,412|| align=right|0,116|| align=right|5,11|| align=right|3,745||MBA||19. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65752)||1994 CY10|| align=right|14,7|| align=right|2,431|| align=right|0,113|| align=right|5,98|| align=right|3,790||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65753)||1994 CZ17|| align=right|16,1|| align=right|2,522|| align=right|0,098|| align=right|11,94|| align=right|4,004||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65754)||1994 CP18|| align=right|15,3|| align=right|2,475|| align=right|0,070|| align=right|4,44|| align=right|3,894||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65755)||1994 EW3|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,192|| align=right|6,37|| align=right|3,527||MBA||8. března 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(65756)||1994 EO4|| align=right|16,1|| align=right|2,482|| align=right|0,135|| align=right|5,21|| align=right|3,909||MBA||5. března 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65757)||1994 FV|| align=right|15,6|| align=right|1,925|| align=right|0,146|| align=right|21,45|| align=right|2,671||MBA||21. března 1994||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(65758)||1994 PG3|| align=right|14,8|| align=right|2,765|| align=right|0,120|| align=right|9,61|| align=right|4,598||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65759)||1994 PA4|| align=right|15,9|| align=right|2,725|| align=right|0,084|| align=right|3,76|| align=right|4,497||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65760)||1994 PD21|| align=right|16,0|| align=right|2,778|| align=right|0,168|| align=right|9,75|| align=right|4,628||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65761)||1994 RA|| align=right|15,7|| align=right|2,807|| align=right|0,175|| align=right|10,32|| align=right|4,702||MBA||1. září 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(65762)||1994 RG|| align=right|15,5|| align=right|2,674|| align=right|0,200|| align=right|2,66|| align=right|4,372||MBA||4. září 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(65763)||1994 RC10|| align=right|16,9|| align=right|2,425|| align=right|0,163|| align=right|1,79|| align=right|3,775||MBA||12. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65764)||1994 TH15|| align=right|15,0|| align=right|2,745|| align=right|0,358|| align=right|10,36|| align=right|4,547||MBA||13. října 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(65765)||1994 UR1|| align=right|15,1|| align=right|2,444|| align=right|0,188|| align=right|3,39|| align=right|3,820||MBA||25. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(65766)||1994 WG1|| align=right|14,5|| align=right|2,786|| align=right|0,173|| align=right|10,11|| align=right|4,650||MBA||27. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65767)||1995 BZ11|| align=right|16,2|| align=right|2,283|| align=right|0,178|| align=right|4,19|| align=right|3,449||MBA||29. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65768)||1995 DR6|| align=right|14,4|| align=right|3,130|| align=right|0,219|| align=right|1,92|| align=right|5,536||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65769) Mahalia||1995 EN8|| align=right|13,3|| align=right|2,974|| align=right|0,193|| align=right|19,42|| align=right|5,128||MBA||4. března 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(65770)||1995 KF1|| align=right|15,5|| align=right|2,701|| align=right|0,057|| align=right|11,83|| align=right|4,439||MBA||28. května 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(65771)||1995 KQ3|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,061|| align=right|5,92|| align=right|3,606||MBA||25. května 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65772)||1995 MM1|| align=right|15,6|| align=right|2,678|| align=right|0,158|| align=right|11,36|| align=right|4,381||MBA||22. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65773)||1995 OQ2|| align=right|15,4|| align=right|2,970|| align=right|0,082|| align=right|9,34|| align=right|5,117||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65774)||1995 OW3|| align=right|15,4|| align=right|2,878|| align=right|0,049|| align=right|0,51|| align=right|4,881||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65775)||1995 SO2|| align=right|16,0|| align=right|2,570|| align=right|0,296|| align=right|4,12|| align=right|4,120||MBA||18. září 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(65776)||1995 SW3|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,338|| align=right|6,74|| align=right|3,602||MBA||20. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(65777)||1995 SW25|| align=right|16,4|| align=right|2,587|| align=right|0,218|| align=right|2,69|| align=right|4,161||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65778)||1995 SD33|| align=right|16,6|| align=right|2,547|| align=right|0,164|| align=right|0,20|| align=right|4,064||MBA||21. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65779)||1995 SV50|| align=right|16,2|| align=right|2,364|| align=right|0,204|| align=right|2,07|| align=right|3,635||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65780)||1995 TM1|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,158|| align=right|18,02|| align=right|4,116||MBA||14. října 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65781)||1995 TT1|| align=right|15,6|| align=right|2,224|| align=right|0,112|| align=right|6,15|| align=right|3,316||MBA||14. října 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65782)||1995 UG|| align=right|15,5|| align=right|2,605|| align=right|0,319|| align=right|3,72|| align=right|4,205||MBA||16. října 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(65783)||1995 UK|| align=right|16,4|| align=right|2,569|| align=right|0,303|| align=right|4,16|| align=right|4,117||MBA||17. října 1995||Yatsuka||H. Abe
|-
|(65784)||1995 UF4|| align=right|15,2|| align=right|2,248|| align=right|0,290|| align=right|4,99|| align=right|3,370||MBA||20. října 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(65785)||1995 UC5|| align=right|15,1|| align=right|2,679|| align=right|0,055|| align=right|5,27|| align=right|4,383||MBA||26. října 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(65786)||1995 UV8|| align=right|14,1|| align=right|2,559|| align=right|0,255|| align=right|3,10|| align=right|4,094||MBA||28. října 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(65787)||1995 UU14|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,136|| align=right|1,55|| align=right|3,684||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65788)||1995 UJ20|| align=right|16,7|| align=right|2,642|| align=right|0,096|| align=right|1,44|| align=right|4,294||MBA||19. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65789)||1995 UB24|| align=right|16,6|| align=right|2,619|| align=right|0,076|| align=right|2,33|| align=right|4,238||MBA||19. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65790)||1995 UT25|| align=right|16,2|| align=right|2,566|| align=right|0,148|| align=right|2,78|| align=right|4,110||MBA||20. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65791)||1995 UE45|| align=right|13,3|| align=right|2,608|| align=right|0,166|| align=right|16,27|| align=right|4,211||MBA||28. října 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(65792)||1995 WJ1|| align=right|15,6|| align=right|2,577|| align=right|0,249|| align=right|5,34|| align=right|4,136||MBA||18. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65793)||1995 WS3|| align=right|15,7|| align=right|2,579|| align=right|0,254|| align=right|2,92|| align=right|4,142||MBA||21. listopadu 1995||Kleť||Klet
|-
|(65794)||1995 WG27|| align=right|15,6|| align=right|2,775|| align=right|0,211|| align=right|5,43|| align=right|4,623||MBA||18. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65795)||1995 WQ27|| align=right|15,9|| align=right|3,196|| align=right|0,170|| align=right|0,70|| align=right|5,713||MBA||19. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65796)||1995 XK1|| align=right|14,6|| align=right|2,639|| align=right|0,187|| align=right|11,61|| align=right|4,286||MBA||15. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65797)||1995 YL|| align=right|15,6|| align=right|2,794|| align=right|0,188|| align=right|7,19|| align=right|4,671||MBA||19. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65798)||1995 YR6|| align=right|15,7|| align=right|2,458|| align=right|0,135|| align=right|3,11|| align=right|3,853||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65799)||1995 YB10|| align=right|15,1|| align=right|2,738|| align=right|0,198|| align=right|12,17|| align=right|4,531||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65800)||1995 YH25|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,130|| align=right|7,11|| align=right|3,711||MBA||19. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65801)||1996 AJ7|| align=right|15,9|| align=right|2,862|| align=right|0,030|| align=right|3,11|| align=right|4,842||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65802)||1996 BA3|| align=right|14,9|| align=right|2,754|| align=right|0,165|| align=right|10,24|| align=right|4,570||MBA||27. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65803) Didymos||1996 GT|| align=right|18,4|| align=right|1,645|| align=right|0,385|| align=right|3,41|| align=right|2,109||AMR PHA BIN||11. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65804)||1996 HT6|| align=right|15,1|| align=right|3,055|| align=right|0,045|| align=right|10,24|| align=right|5,338||MBA||18. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65805)||1996 HO14|| align=right|14,9|| align=right|2,621|| align=right|0,106|| align=right|3,55|| align=right|4,243||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65806)||1996 HW18|| align=right|15,4|| align=right|2,431|| align=right|0,157|| align=right|3,38|| align=right|3,789||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65807)||1996 JT9|| align=right|16,0|| align=right|2,768|| align=right|0,066|| align=right|2,56|| align=right|4,604||MBA||13. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65808)||1996 LO1|| align=right|15,3|| align=right|2,324|| align=right|0,327|| align=right|20,74|| align=right|3,542||MBA||14. června 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(65809)||1996 RW15|| align=right|17,2|| align=right|2,304|| align=right|0,155|| align=right|6,80|| align=right|3,497||MBA||13. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65810)||1996 RL26|| align=right|16,9|| align=right|2,318|| align=right|0,140|| align=right|5,36|| align=right|3,529||MBA||5. září 1996||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(65811)||1996 RW30|| align=right|12,9|| align=right|5,145|| align=right|0,015|| align=right|4,83|| align=right|11,67||JUT||13. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(65812)||1996 SG7|| align=right|15,5|| align=right|3,159|| align=right|0,155|| align=right|2,42|| align=right|5,613||MBA||30. září 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(65813)||1996 TT5|| align=right|15,1|| align=right|2,313|| align=right|0,190|| align=right|18,16|| align=right|3,516||MBA||7. října 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(65814)||1996 TH8|| align=right|14,6|| align=right|2,647|| align=right|0,047|| align=right|22,16|| align=right|4,307||MBA||9. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(65815)||1996 TB18|| align=right|16,1|| align=right|2,438|| align=right|0,114|| align=right|1,94|| align=right|3,807||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65816)||1996 TW28|| align=right|16,4|| align=right|2,367|| align=right|0,116|| align=right|6,67|| align=right|3,642||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65817)||1996 TC33|| align=right|16,0|| align=right|2,309|| align=right|0,280|| align=right|4,29|| align=right|3,509||MBA||10. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65818)||1996 TP39|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,181|| align=right|2,82|| align=right|3,680||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65819)||1996 TE40|| align=right|15,2|| align=right|3,118|| align=right|0,116|| align=right|2,88|| align=right|5,506||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65820)||1996 TR40|| align=right|17,2|| align=right|2,345|| align=right|0,241|| align=right|3,58|| align=right|3,590||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65821)||1996 UC3|| align=right|13,9|| align=right|4,005|| align=right|0,228|| align=right|4,30|| align=right|8,014||HLD||30. října 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(65822)||1996 VO5|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,185|| align=right|2,68|| align=right|3,669||MBA||14. listopadu 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(65823)||1996 VO10|| align=right|16,0|| align=right|2,410|| align=right|0,148|| align=right|7,22|| align=right|3,740||MBA||4. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65824)||1996 VJ11|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,166|| align=right|6,16|| align=right|3,615||MBA||4. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65825)||1996 VF19|| align=right|15,2|| align=right|3,172|| align=right|0,072|| align=right|8,32|| align=right|5,648||MBA||7. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65826)||1996 VA28|| align=right|14,4|| align=right|3,195|| align=right|0,081|| align=right|14,19|| align=right|5,710||MBA||11. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65827)||1996 VG32|| align=right|14,1|| align=right|3,191|| align=right|0,068|| align=right|10,96|| align=right|5,699||MBA||4. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65828)||1996 VZ37|| align=right|14,8|| align=right|3,219|| align=right|0,188|| align=right|1,05|| align=right|5,775||MBA||1. listopadu 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65829)||1996 WS2|| align=right|15,2|| align=right|2,307|| align=right|0,235|| align=right|1,67|| align=right|3,504||MBA||26. listopadu 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65830)||1996 XA|| align=right|15,7|| align=right|2,540|| align=right|0,160|| align=right|3,84|| align=right|4,047||MBA||1. prosince 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(65831)||1996 XQ4|| align=right|15,9|| align=right|2,424|| align=right|0,130|| align=right|5,95|| align=right|3,772||MBA||6. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65832)||1996 XN5|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,176|| align=right|3,14|| align=right|3,655||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65833)||1996 XE6|| align=right|14,2|| align=right|2,537|| align=right|0,112|| align=right|12,88|| align=right|4,040||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65834)||1996 XK7|| align=right|15,4|| align=right|2,317|| align=right|0,189|| align=right|2,43|| align=right|3,527||MBA||1. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65835)||1996 XJ11|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,163|| align=right|3,45|| align=right|3,692||MBA||2. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65836)||1996 XS15|| align=right|16,7|| align=right|1,912|| align=right|0,036|| align=right|24,72|| align=right|2,643||MBA||10. prosince 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65837)||1996 XX20|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,244|| align=right|5,85|| align=right|3,679||MBA||5. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65838)||1996 XD26|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,092|| align=right|5,66|| align=right|4,074||MBA||8. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(65839)||1996 XV28|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,223|| align=right|1,31|| align=right|3,637||MBA||12. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65840)||1997 AA4|| align=right|15,7|| align=right|2,477|| align=right|0,187|| align=right|2,22|| align=right|3,898||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65841)||1997 AD9|| align=right|15,9|| align=right|2,618|| align=right|0,078|| align=right|4,39|| align=right|4,234||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65842)||1997 AF14|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,180|| align=right|10,95|| align=right|4,152||MBA||4. ledna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65843)||1997 AR15|| align=right|15,8|| align=right|2,780|| align=right|0,234|| align=right|6,72|| align=right|4,635||MBA||12. ledna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(65844)||1997 AV15|| align=right|15,4|| align=right|1,943|| align=right|0,070|| align=right|23,80|| align=right|2,707||MBA||12. ledna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(65845)||1997 AK22|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,176|| align=right|13,64|| align=right|4,540||MBA||14. ledna 1997||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|(65846)||1997 BT2|| align=right|14,6|| align=right|2,583|| align=right|0,146|| align=right|12,35|| align=right|4,150||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65847)||1997 BH6|| align=right|16,0|| align=right|2,644|| align=right|0,130|| align=right|3,95|| align=right|4,297||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65848)||1997 BP9|| align=right|14,6|| align=right|3,050|| align=right|0,386|| align=right|11,60|| align=right|5,326||MBA||30. ledna 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(65849)||1997 CF9|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,236|| align=right|6,54|| align=right|3,788||MBA||1. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65850)||1997 CG28|| align=right|15,8|| align=right|2,636|| align=right|0,223|| align=right|3,20|| align=right|4,280||MBA||7. února 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65851)||1997 EM2|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,020|| align=right|10,75|| align=right|4,355||MBA||4. března 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(65852)||1997 EX7|| align=right|15,0|| align=right|2,554|| align=right|0,140|| align=right|3,93|| align=right|4,081||MBA||7. března 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(65853)||1997 EV38|| align=right|15,1|| align=right|2,778|| align=right|0,141|| align=right|3,04|| align=right|4,630||MBA||5. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(65854)||1997 EH46|| align=right|14,4|| align=right|2,600|| align=right|0,320|| align=right|12,56|| align=right|4,192||MBA||7. března 1997||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(65855)||1997 GQ5|| align=right|14,9|| align=right|3,011|| align=right|0,184|| align=right|10,83|| align=right|5,223||MBA||8. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65856)||1997 GX11|| align=right|15,4|| align=right|2,647|| align=right|0,165|| align=right|12,82|| align=right|4,306||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(65857)||1997 GN17|| align=right|16,4|| align=right|2,306|| align=right|0,056|| align=right|5,94|| align=right|3,501||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(65858)||1997 GL35|| align=right|16,4|| align=right|2,557|| align=right|0,197|| align=right|3,69|| align=right|4,088||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(65859)||1997 GF42|| align=right|12,9|| align=right|3,971|| align=right|0,153|| align=right|5,46|| align=right|7,914||HLD||9. dubna 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65860)||1997 HW7|| align=right|14,7|| align=right|2,733|| align=right|0,187|| align=right|2,45|| align=right|4,517||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(65861)||1997 JK4|| align=right|15,4|| align=right|2,529|| align=right|0,115|| align=right|3,36|| align=right|4,022||MBA||1. května 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(65862)||1997 JN11|| align=right|16,5|| align=right|2,709|| align=right|0,112|| align=right|3,11|| align=right|4,459||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65863)||1997 KW1|| align=right|15,1|| align=right|2,962|| align=right|0,070|| align=right|13,45|| align=right|5,097||MBA||28. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65864)||1997 OT|| align=right|14,7|| align=right|3,167|| align=right|0,116|| align=right|7,53|| align=right|5,634||MBA||27. července 1997||Caussols||ODAS
|-
|(65865)||1997 OQ1|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,121|| align=right|13,34|| align=right|3,675||MBA||31. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65866)||1997 PA4|| align=right|13,3|| align=right|3,170|| align=right|0,261|| align=right|24,26|| align=right|5,642||MBA||10. srpna 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(65867)||1997 QG5|| align=right|14,9|| align=right|2,794|| align=right|0,050|| align=right|5,40|| align=right|4,670||MBA||25. srpna 1997||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(65868)||1997 RR5|| align=right|16,1|| align=right|3,005|| align=right|0,079|| align=right|1,03|| align=right|5,207||MBA||8. září 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(65869)||1997 SP17|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,303|| align=right|7,08|| align=right|4,274||MBA||30. září 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(65870)||1997 UK9|| align=right|15,9|| align=right|2,275|| align=right|0,225|| align=right|25,09|| align=right|3,432||MBA||30. října 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(65871)||1997 UC22|| align=right|12,4|| align=right|3,209|| align=right|0,153|| align=right|17,64|| align=right|5,749||MBA||28. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65872)||1997 VQ2|| align=right|14,6|| align=right|2,603|| align=right|0,208|| align=right|11,83|| align=right|4,199||MBA||1. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65873)||1997 WD7|| align=right|14,8|| align=right|2,339|| align=right|0,093|| align=right|5,87|| align=right|3,576||MBA||24. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65874)||1997 WL13|| align=right|14,1|| align=right|2,777|| align=right|0,205|| align=right|7,04|| align=right|4,626||MBA||24. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(65875)||1997 WY14|| align=right|15,5|| align=right|2,640|| align=right|0,173|| align=right|8,67|| align=right|4,288||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65876)||1997 WV28|| align=right|15,8|| align=right|2,613|| align=right|0,147|| align=right|4,21|| align=right|4,222||MBA||29. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65877)||1997 XK1|| align=right|14,5|| align=right|2,205|| align=right|0,076|| align=right|4,53|| align=right|3,274||MBA||4. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65878)||1997 XD10|| align=right|15,2|| align=right|2,310|| align=right|0,067|| align=right|6,93|| align=right|3,509||MBA||5. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65879)||1997 YC2|| align=right|15,6|| align=right|2,765|| align=right|0,144|| align=right|16,63|| align=right|4,597||MBA||21. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65880)||1997 YD5|| align=right|15,4|| align=right|2,246|| align=right|0,119|| align=right|3,99|| align=right|3,366||MBA||21. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65881)||1997 YO5|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,108|| align=right|6,14|| align=right|3,451||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65882)||1997 YR8|| align=right|14,2|| align=right|3,069|| align=right|0,065|| align=right|9,17|| align=right|5,376||MBA||28. prosince 1997||Stroncone||Stroncone
|-
|(65883)||1997 YX13|| align=right|15,1|| align=right|2,549|| align=right|0,074|| align=right|22,48|| align=right|4,070||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65884)||1997 YP15|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,134|| align=right|1,91|| align=right|3,661||MBA||29. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65885) Lubenow||1997 YF20|| align=right|16,5|| align=right|2,349|| align=right|0,036|| align=right|5,84|| align=right|3,600||MBA||27. prosince 1997||Anderson Mesa||M. W. Buie
|-
|(65886)||1998 AM|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,095|| align=right|3,94|| align=right|3,501||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65887)||1998 AW6|| align=right|14,8|| align=right|2,426|| align=right|0,118|| align=right|3,16|| align=right|3,779||MBA||5. ledna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65888)||1998 BS3|| align=right|16,1|| align=right|2,797|| align=right|0,058|| align=right|1,12|| align=right|4,677||MBA||18. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65889)||1998 BB4|| align=right|14,9|| align=right|2,363|| align=right|0,176|| align=right|5,50|| align=right|3,631||MBA||23. ledna 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(65890)||1998 BW23|| align=right|16,9|| align=right|2,430|| align=right|0,205|| align=right|3,03|| align=right|3,788||MBA||26. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65891)||1998 BQ24|| align=right|15,2|| align=right|2,310|| align=right|0,131|| align=right|3,32|| align=right|3,511||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65892)||1998 BH30|| align=right|14,9|| align=right|2,615|| align=right|0,123|| align=right|3,00|| align=right|4,229||MBA||28. ledna 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(65893)||1998 BY33|| align=right|14,5|| align=right|2,349|| align=right|0,160|| align=right|5,88|| align=right|3,600||MBA||31. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65894)||1998 BO48|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,125|| align=right|1,35|| align=right|3,395||MBA||30. ledna 1998||Geisei||T. Seki
|-
|(65895)||1998 CP|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,176|| align=right|2,61|| align=right|3,515||MBA||3. února 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(65896)||1998 CW1|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,064|| align=right|6,58|| align=right|3,514||MBA||1. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65897)||1998 DQ7|| align=right|14,2|| align=right|2,323|| align=right|0,183|| align=right|5,58|| align=right|3,540||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(65898)||1998 DG9|| align=right|15,1|| align=right|2,714|| align=right|0,104|| align=right|14,26|| align=right|4,469||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(65899)||1998 DG12|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,208|| align=right|7,56|| align=right|3,685||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65900)||1998 DV15|| align=right|15,2|| align=right|2,405|| align=right|0,089|| align=right|2,52|| align=right|3,729||MBA||23. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(65901)||1998 DM16|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,213|| align=right|5,15|| align=right|3,581||MBA||22. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65902)||1998 DW17|| align=right|16,6|| align=right|2,367|| align=right|0,224|| align=right|3,49|| align=right|3,640||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65903)||1998 DS25|| align=right|15,2|| align=right|2,423|| align=right|0,194|| align=right|2,43|| align=right|3,771||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65904)||1998 DL35|| align=right|16,2|| align=right|2,444|| align=right|0,117|| align=right|2,48|| align=right|3,820||MBA||26. února 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(65905)||1998 EH2|| align=right|14,6|| align=right|2,527|| align=right|0,026|| align=right|5,43|| align=right|4,017||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(65906)||1998 EZ5|| align=right|15,2|| align=right|2,365|| align=right|0,187|| align=right|3,03|| align=right|3,635||MBA||3. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65907)||1998 EX11|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,148|| align=right|7,52|| align=right|3,616||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65908)||1998 FQ|| align=right|15,8|| align=right|2,669|| align=right|0,207|| align=right|4,15|| align=right|4,359||MBA||18. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65909)||1998 FH12|| align=right|19,2|| align=right|1,093|| align=right|0,541|| align=right|3,55|| align=right|1,142||APL PHA||25. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65910)||1998 FR21|| align=right|16,2|| align=right|3,132|| align=right|0,195|| align=right|3,93|| align=right|5,541||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65911)||1998 FO25|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,208|| align=right|3,98|| align=right|4,054||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65912)||1998 FQ26|| align=right|15,3|| align=right|2,436|| align=right|0,108|| align=right|2,62|| align=right|3,801||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65913)||1998 FD28|| align=right|15,8|| align=right|2,473|| align=right|0,124|| align=right|1,36|| align=right|3,889||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65914)||1998 FB32|| align=right|15,5|| align=right|2,414|| align=right|0,103|| align=right|5,59|| align=right|3,751||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65915)||1998 FO34|| align=right|13,9|| align=right|2,340|| align=right|0,089|| align=right|12,88|| align=right|3,578||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65916)||1998 FJ36|| align=right|15,2|| align=right|2,365|| align=right|0,091|| align=right|6,90|| align=right|3,636||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65917)||1998 FG38|| align=right|15,8|| align=right|2,444|| align=right|0,053|| align=right|6,73|| align=right|3,820||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65918)||1998 FZ38|| align=right|15,9|| align=right|2,442|| align=right|0,061|| align=right|4,73|| align=right|3,814||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65919)||1998 FH39|| align=right|15,9|| align=right|2,290|| align=right|0,221|| align=right|3,72|| align=right|3,465||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65920)||1998 FV46|| align=right|16,2|| align=right|2,458|| align=right|0,140|| align=right|2,15|| align=right|3,853||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65921)||1998 FM47|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,076|| align=right|6,46|| align=right|3,707||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65922)||1998 FQ47|| align=right|16,4|| align=right|2,198|| align=right|0,012|| align=right|3,77|| align=right|3,258||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65923)||1998 FW47|| align=right|16,0|| align=right|2,317|| align=right|0,206|| align=right|3,65|| align=right|3,525||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65924)||1998 FE53|| align=right|15,4|| align=right|2,538|| align=right|0,059|| align=right|3,29|| align=right|4,042||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65925)||1998 FE54|| align=right|14,9|| align=right|2,364|| align=right|0,095|| align=right|9,08|| align=right|3,634||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65926)||1998 FN55|| align=right|15,1|| align=right|2,233|| align=right|0,137|| align=right|4,50|| align=right|3,335||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65927)||1998 FV55|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,179|| align=right|3,28|| align=right|3,576||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65928)||1998 FW55|| align=right|15,7|| align=right|2,749|| align=right|0,255|| align=right|13,51|| align=right|4,556||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65929)||1998 FL56|| align=right|14,7|| align=right|3,041|| align=right|0,036|| align=right|16,26|| align=right|5,303||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65930)||1998 FS57|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,316|| align=right|8,50|| align=right|4,152||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65931)||1998 FK59|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,129|| align=right|12,79|| align=right|3,790||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65932)||1998 FK60|| align=right|16,3|| align=right|2,293|| align=right|0,117|| align=right|4,35|| align=right|3,471||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65933)||1998 FT64|| align=right|15,8|| align=right|2,402|| align=right|0,176|| align=right|2,48|| align=right|3,722||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65934)||1998 FE65|| align=right|14,5|| align=right|2,311|| align=right|0,090|| align=right|4,37|| align=right|3,511||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65935)||1998 FF65|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,114|| align=right|8,49|| align=right|4,115||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65936)||1998 FJ69|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,352|| align=right|27,86|| align=right|4,299||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65937)||1998 FZ72|| align=right|16,5|| align=right|2,619|| align=right|0,088|| align=right|8,50|| align=right|4,238||MBA||26. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(65938)||1998 FV77|| align=right|14,7|| align=right|2,632|| align=right|0,183|| align=right|13,83|| align=right|4,270||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65939)||1998 FK79|| align=right|15,3|| align=right|2,630|| align=right|0,123|| align=right|12,13|| align=right|4,264||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65940)||1998 FE80|| align=right|16,5|| align=right|2,287|| align=right|0,150|| align=right|5,16|| align=right|3,459||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65941)||1998 FU87|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,102|| align=right|7,29|| align=right|3,532||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65942)||1998 FL90|| align=right|14,8|| align=right|2,325|| align=right|0,208|| align=right|8,73|| align=right|3,545||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65943)||1998 FR98|| align=right|15,4|| align=right|2,910|| align=right|0,238|| align=right|6,76|| align=right|4,962||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65944)||1998 FZ99|| align=right|14,3|| align=right|2,373|| align=right|0,067|| align=right|7,84|| align=right|3,655||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65945)||1998 FZ100|| align=right|14,9|| align=right|3,121|| align=right|0,106|| align=right|7,95|| align=right|5,514||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65946)||1998 FT103|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,247|| align=right|4,24|| align=right|4,188||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65947)||1998 FZ103|| align=right|15,4|| align=right|2,833|| align=right|0,251|| align=right|5,75|| align=right|4,768||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65948)||1998 FT106|| align=right|15,6|| align=right|2,412|| align=right|0,096|| align=right|6,01|| align=right|3,746||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65949)||1998 FJ107|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,083|| align=right|7,79|| align=right|3,709||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65950)||1998 FE114|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,131|| align=right|5,65|| align=right|3,427||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65951)||1998 FU119|| align=right|15,0|| align=right|2,630|| align=right|0,127|| align=right|13,46|| align=right|4,265||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65952)||1998 FF122|| align=right|15,9|| align=right|2,428|| align=right|0,083|| align=right|5,79|| align=right|3,782||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65953)||1998 FD123|| align=right|16,8|| align=right|2,750|| align=right|0,343|| align=right|13,07|| align=right|4,559||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65954)||1998 FT131|| align=right|15,5|| align=right|2,326|| align=right|0,178|| align=right|8,06|| align=right|3,547||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65955)||1998 FU132|| align=right|16,0|| align=right|2,405|| align=right|0,040|| align=right|4,15|| align=right|3,730||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65956)||1998 FA146|| align=right|14,4|| align=right|2,594|| align=right|0,275|| align=right|12,71|| align=right|4,177||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65957)||1998 FO147|| align=right|15,1|| align=right|2,295|| align=right|0,086|| align=right|6,28|| align=right|3,476||MBA||26. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65958)||1998 GG1|| align=right|15,2|| align=right|2,763|| align=right|0,141|| align=right|7,82|| align=right|4,592||MBA||4. dubna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(65959)||1998 GU7|| align=right|15,8|| align=right|2,642|| align=right|0,198|| align=right|14,04|| align=right|4,293||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65960)||1998 GX8|| align=right|14,9|| align=right|2,654|| align=right|0,190|| align=right|12,26|| align=right|4,322||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65961)||1998 HC1|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,114|| align=right|11,85|| align=right|4,314||MBA||18. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65962)||1998 HU1|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,188|| align=right|3,91|| align=right|3,705||MBA||18. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65963)||1998 HC5|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,139|| align=right|3,56|| align=right|4,071||MBA||22. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65964)||1998 HB6|| align=right|15,6|| align=right|2,647|| align=right|0,107|| align=right|4,60|| align=right|4,307||MBA||21. dubna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(65965)||1998 HR7|| align=right|14,1|| align=right|2,748|| align=right|0,340|| align=right|29,92|| align=right|4,554||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65966)||1998 HH8|| align=right|16,3|| align=right|2,305|| align=right|0,080|| align=right|5,55|| align=right|3,500||MBA||24. dubna 1998||Stroncone||Stroncone
|-
|(65967)||1998 HM10|| align=right|15,5|| align=right|2,985|| align=right|0,020|| align=right|4,77|| align=right|5,156||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65968)||1998 HV17|| align=right|16,3|| align=right|2,350|| align=right|0,096|| align=right|6,28|| align=right|3,603||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65969)||1998 HN19|| align=right|14,8|| align=right|2,575|| align=right|0,193|| align=right|9,05|| align=right|4,132||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65970)||1998 HB22|| align=right|16,5|| align=right|2,223|| align=right|0,165|| align=right|6,64|| align=right|3,314||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65971)||1998 HY26|| align=right|15,4|| align=right|3,041|| align=right|0,089|| align=right|6,30|| align=right|5,301||MBA||21. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65972)||1998 HJ28|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,227|| align=right|4,04|| align=right|3,685||MBA||23. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(65973)||1998 HZ38|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,100|| align=right|13,44|| align=right|4,160||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65974)||1998 HP39|| align=right|15,8|| align=right|2,798|| align=right|0,058|| align=right|6,40|| align=right|4,679||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65975)||1998 HV46|| align=right|15,5|| align=right|2,638|| align=right|0,120|| align=right|10,57|| align=right|4,284||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65976)||1998 HF51|| align=right|14,6|| align=right|2,357|| align=right|0,041|| align=right|3,84|| align=right|3,619||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65977)||1998 HZ69|| align=right|15,5|| align=right|2,614|| align=right|0,088|| align=right|11,60|| align=right|4,224||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65978)||1998 HS98|| align=right|15,2|| align=right|2,698|| align=right|0,229|| align=right|7,23|| align=right|4,431||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65979)||1998 HX105|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,153|| align=right|6,49|| align=right|4,224||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65980)||1998 HB107|| align=right|14,7|| align=right|3,032|| align=right|0,068|| align=right|11,64|| align=right|5,279||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65981)||1998 HD119|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,179|| align=right|13,80|| align=right|4,298||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65982)||1998 HN119|| align=right|14,7|| align=right|2,635|| align=right|0,165|| align=right|11,62|| align=right|4,276||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65983)||1998 HS124|| align=right|16,3|| align=right|2,240|| align=right|0,162|| align=right|5,40|| align=right|3,351||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65984)||1998 HA125|| align=right|14,6|| align=right|2,674|| align=right|0,192|| align=right|13,98|| align=right|4,371||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65985)||1998 HX146|| align=right|14,5|| align=right|2,702|| align=right|0,146|| align=right|11,83|| align=right|4,441||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65986)||1998 HA147|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,139|| align=right|11,88|| align=right|4,291||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65987)||1998 HD152|| align=right|15,9|| align=right|2,567|| align=right|0,094|| align=right|4,32|| align=right|4,113||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65988)||1998 KQ1|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,208|| align=right|10,25|| align=right|4,432||MBA||18. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65989)||1998 KZ12|| align=right|14,6|| align=right|3,994|| align=right|0,154|| align=right|3,55|| align=right|7,982||HLD||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65990)||1998 KR14|| align=right|15,3|| align=right|2,729|| align=right|0,191|| align=right|3,47|| align=right|4,508||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65991)||1998 KL36|| align=right|14,8|| align=right|2,807|| align=right|0,175|| align=right|7,17|| align=right|4,701||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65992)||1998 KG49|| align=right|16,1|| align=right|2,742|| align=right|0,134|| align=right|11,51|| align=right|4,541||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65993)||1998 KP52|| align=right|14,8|| align=right|2,646|| align=right|0,141|| align=right|10,98|| align=right|4,302||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65994)||1998 KE53|| align=right|15,3|| align=right|2,717|| align=right|0,217|| align=right|15,50|| align=right|4,478||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65995)||1998 KZ57|| align=right|16,0|| align=right|2,606|| align=right|0,121|| align=right|2,12|| align=right|4,206||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65996)||1998 MX5|| align=right|18,5|| align=right|2,917|| align=right|0,612|| align=right|9,71|| align=right|4,982||AMR||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65997)||1998 ME35|| align=right|14,7|| align=right|2,699|| align=right|0,143|| align=right|12,99|| align=right|4,432||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(65998)||1998 MX40|| align=right|14,5|| align=right|2,770|| align=right|0,231|| align=right|8,80|| align=right|4,608||MBA||28. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65999)||1998 ND|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,337|| align=right|22,45|| align=right|3,448||MBA||1. července 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66000)||1998 OE1|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,225|| align=right|15,42|| align=right|5,192||MBA||20. července 1998||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
BIN – binární planetka,
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
ATN – Atenova skupina,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka,
SDO – objekt z Kuiperova pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek